|-
|(8001) Ramsden||1986 TR3|| align=right|13,0|| align=right|3,133|| align=right|0,171|| align=right|0,69|| align=right|5,544||MBA||4. října 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8002)||1986 XF5|| align=right|14,9|| align=right|2,407|| align=right|0,181|| align=right|1,87|| align=right|3,734||MBA||4. prosince 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8003) Kelvin||1987 RJ|| align=right|13,8|| align=right|2,224|| align=right|0,120|| align=right|2,85|| align=right|3,316||MBA||1. září 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8004)||1987 RX|| align=right|12,9|| align=right|3,180|| align=right|0,246|| align=right|1,91|| align=right|5,670||MBA||12. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8005) Albinadubois||1988 MJ|| align=right|12,9|| align=right|2,551|| align=right|0,152|| align=right|6,80|| align=right|4,074||MBA||16. června 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8006) Tacchini||1988 QU|| align=right|13,1|| align=right|2,660|| align=right|0,031|| align=right|15,27|| align=right|4,338||MBA||22. srpna 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(8007)||1988 RU6|| align=right|13,6|| align=right|2,636|| align=right|0,142|| align=right|1,82|| align=right|4,279||MBA||8. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8008)||1988 TQ4|| align=right|12,9|| align=right|2,780|| align=right|0,081|| align=right|1,35|| align=right|4,635||MBA||10. října 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(8009) Béguin||1989 BA1|| align=right|13,1|| align=right|2,773|| align=right|0,162|| align=right|36,47|| align=right|4,616||MBA||25. ledna 1989||Caussols||C. Pollas
|-
|(8010) Böhnhardt||1989 GB1|| align=right|12,4|| align=right|3,171|| align=right|0,102|| align=right|5,53|| align=right|5,646||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8011) Saijokeiichi||1989 WG7|| align=right|14,4|| align=right|2,616|| align=right|0,163|| align=right|1,65|| align=right|4,231||MBA||29. listopadu 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8012)||1990 HO3|| align=right|14,0|| align=right|3,101|| align=right|0,160|| align=right|2,63|| align=right|5,460||MBA||29. dubna 1990||Siding Spring||A. Zytkow; M. J. Irwin
|-
|(8013) Gordonmoore||1990 KA|| align=right|16,6|| align=right|2,201|| align=right|0,431|| align=right|7,57|| align=right|3,264||AMR||18. května 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8014)||1990 MF|| align=right|18,7|| align=right|1,747|| align=right|0,456|| align=right|1,87|| align=right|2,309||APL PHA||26. června 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8015)||1990 QT2|| align=right|14,4|| align=right|2,245|| align=right|0,151|| align=right|00,83|| align=right|3,364||MBA||24. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8016)||1990 QW10|| align=right|14,9|| align=right|2,272|| align=right|0,157|| align=right|4,94|| align=right|3,423||MBA||27. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8017)||1990 RM5|| align=right|14,6|| align=right|2,356|| align=right|0,242|| align=right|00,70|| align=right|3,615||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8018)||1990 SW|| align=right|13,6|| align=right|2,343|| align=right|0,116|| align=right|8,50|| align=right|3,585||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8019) Karachkina||1990 TH12|| align=right|14,3|| align=right|2,370|| align=right|0,147|| align=right|4,16|| align=right|3,647||MBA||14. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(8020) Erzgebirge||1990 TV13|| align=right|14,2|| align=right|2,363|| align=right|0,141|| align=right|8,46|| align=right|3,632||MBA||14. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(8021) Walter||1990 UO2|| align=right|12,8|| align=right|2,368|| align=right|0,226|| align=right|23,81|| align=right|3,644||MBA||22. října 1990||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(8022)||1990 VD7|| align=right|13,7|| align=right|2,291|| align=right|0,004|| align=right|3,43|| align=right|3,467||MBA||10. listopadu 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8023)||1991 DD|| align=right|13,9|| align=right|2,437|| align=right|0,132|| align=right|2,48|| align=right|3,803||MBA||17. února 1991||Oohira||T. Urata
|-
|(8024)||1991 FN|| align=right|14,5|| align=right|1,968|| align=right|0,059|| align=right|20,35|| align=right|2,759||MBA||17. března 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8025)||1991 FB4|| align=right|13,2|| align=right|2,742|| align=right|0,111|| align=right|4,41|| align=right|4,540||MBA||22. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8026)||1991 JA1|| align=right|14,7|| align=right|1,926|| align=right|0,076|| align=right|19,94|| align=right|2,672||MBA||8. května 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8027)||1991 PB12|| align=right|12,1|| align=right|3,189|| align=right|0,167|| align=right|7,68|| align=right|5,694||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8028)||1991 QE|| align=right|12,3|| align=right|3,111|| align=right|0,217|| align=right|23,38|| align=right|5,485||MBA||30. srpna 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8029)||1991 RR30|| align=right|12,0|| align=right|3,155|| align=right|0,129|| align=right|6,59|| align=right|5,603||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8030)||1991 SK|| align=right|11,8|| align=right|3,227|| align=right|0,079|| align=right|7,24|| align=right|5,797||MBA||29. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8031)||1992 ER|| align=right|14,0|| align=right|2,294|| align=right|0,063|| align=right|7,62|| align=right|3,473||MBA||7. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8032)||1992 ES1|| align=right|14,0|| align=right|2,387|| align=right|0,176|| align=right|9,19|| align=right|3,687||MBA||8. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8033)||1992 FY1|| align=right|13,4|| align=right|2,344|| align=right|0,074|| align=right|8,80|| align=right|3,588||MBA||26. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8034) Akka||1992 LR|| align=right|17,9|| align=right|1,831|| align=right|0,409|| align=right|2,03|| align=right|2,477||AMR||3. června 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8035)||1992 TB|| align=right|17,3|| align=right|1,342|| align=right|0,463|| align=right|28,31|| align=right|1,555||APL||2. října 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(8036) Maehara||1992 UG4|| align=right|12,0|| align=right|3,013|| align=right|0,157|| align=right|6,77|| align=right|5,230||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8037)||1993 HO1|| align=right|16,6|| align=right|1,987|| align=right|0,417|| align=right|5,91|| align=right|2,801||AMR||20. dubna 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8038)||1993 JG|| align=right|13,8|| align=right|2,217|| align=right|0,153|| align=right|9,07|| align=right|3,301||MBA||11. května 1993||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8039) Grandprism||1993 RB16|| align=right|15,4|| align=right|2,417|| align=right|0,148|| align=right|2,90|| align=right|3,758||MBA||15. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(8040) Utsumikazuhiko||1993 SY3|| align=right|13,9|| align=right|2,548|| align=right|0,174|| align=right|5,89|| align=right|4,068||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8041) Masumoto||1993 VR2|| align=right|12,0|| align=right|2,625|| align=right|0,188|| align=right|11,44|| align=right|4,251||MBA||15. listopadu 1993||Kashihara||F. Uto
|-
|(8042)||1994 AX2|| align=right|13,0|| align=right|3,015|| align=right|0,108|| align=right|11,51|| align=right|5,234||MBA||12. ledna 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8043) Fukuhara||1994 XE1|| align=right|13,4|| align=right|2,333|| align=right|0,097|| align=right|8,45|| align=right|3,564||MBA||6. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8044) Tsuchiyama||1994 YT|| align=right|13,7|| align=right|2,398|| align=right|0,132|| align=right|2,51|| align=right|3,712||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8045) Kamiyama||1995 AW|| align=right|11,8|| align=right|2,601|| align=right|0,136|| align=right|11,99|| align=right|4,193||MBA||6. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8046) Ajiki||1995 BU|| align=right|13,2|| align=right|2,429|| align=right|0,030|| align=right|22,26|| align=right|3,785||MBA||25. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8047) Akikinoshita||1995 BT3|| align=right|14,1|| align=right|2,367|| align=right|0,168|| align=right|3,62|| align=right|3,640||MBA||31. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8048) Andrle||1995 DB1|| align=right|12,6|| align=right|3,004|| align=right|0,069|| align=right|10,03|| align=right|5,206||MBA||22. února 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(8049)||1996 FL2|| align=right|12,4|| align=right|2,898|| align=right|0,040|| align=right|1,15|| align=right|4,932||MBA||17. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(8050) Beishida||1996 ST|| align=right|15,7|| align=right|2,134|| align=right|0,161|| align=right|1,86|| align=right|3,118||MBA||18. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8051) Pistoria||1997 PP4|| align=right|15,0|| align=right|2,257|| align=right|0,142|| align=right|5,54|| align=right|3,389||MBA||13. srpna 1997||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(8052) Novalis||2093 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,033|| align=right|0,055|| align=right|9,02|| align=right|5,281||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8053) Kleist||4082 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,385|| align=right|0,163|| align=right|1,58|| align=right|3,683||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8054) Brentano||4581 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,239|| align=right|0,126|| align=right|2,83|| align=right|3,350||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8055) Arnim||5004 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,035|| align=right|0,225|| align=right|10,98|| align=right|5,286||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8056) Tieck||6038 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,563|| align=right|0,209|| align=right|6,99|| align=right|4,103||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8057) Hofmannsthal||4034 T-1|| align=right|12,4|| align=right|2,854|| align=right|0,035|| align=right|4,40|| align=right|4,822||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8058) Zuckmayer||3241 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,243|| align=right|0,212|| align=right|2,33|| align=right|3,359||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8059) Deliyannis||1957 JP|| align=right|12,0|| align=right|2,638|| align=right|0,137|| align=right|14,09|| align=right|4,284||MBA||6. května 1957||Brooklyn||Indiana University
|-
|(8060) Anius||1973 SD1|| align=right|10,6|| align=right|5,162|| align=right|0,092|| align=right|7,10|| align=right|11,73||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8061) Gaudium||1975 UF|| align=right|13,5|| align=right|3,172|| align=right|0,191|| align=right|2,24|| align=right|5,647||MBA||27. října 1975||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(8062) Okhotsymskij||1977 EZ|| align=right|12,6|| align=right|2,387|| align=right|0,100|| align=right|12,52|| align=right|3,687||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8063)||1977 XP2|| align=right|13,3|| align=right|2,946|| align=right|0,054|| align=right|2,63|| align=right|5,057||MBA||7. prosince 1977||Palomar||S. J. Bus
|-
|(8064) Lisitsa||1978 RR|| align=right|13,3|| align=right|2,788|| align=right|0,202|| align=right|7,58|| align=right|4,656||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8065) Nakhodkin||1979 FD3|| align=right|14,3|| align=right|2,237|| align=right|0,125|| align=right|2,96|| align=right|3,346||MBA||31. března 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8066) Poldimeri||1980 PB2|| align=right|12,4|| align=right|3,182|| align=right|0,102|| align=right|10,52|| align=right|5,676||MBA||6. srpna 1980||La Silla||R. M. West
|-
|(8067) Helfenstein||1980 RU|| align=right|12,7|| align=right|2,577|| align=right|0,144|| align=right|15,34|| align=right|4,135||MBA||7. září 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8068)||1981 EQ28|| align=right|13,8|| align=right|2,753|| align=right|0,200|| align=right|3,40|| align=right|4,567||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8069)||1981 EF30|| align=right|14,2|| align=right|2,342|| align=right|0,066|| align=right|6,10|| align=right|3,584||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8070)||1981 EM30|| align=right|14,0|| align=right|2,757|| align=right|0,252|| align=right|2,65|| align=right|4,578||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8071) Simonelli||1981 GO|| align=right|14,0|| align=right|2,342|| align=right|0,063|| align=right|3,36|| align=right|3,583||MBA||5. dubna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8072) Yojikondo||1981 GO1|| align=right|15,0|| align=right|2,386|| align=right|0,146|| align=right|2,58|| align=right|3,685||MBA||1. dubna 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(8073) Johnharmon||1982 BS|| align=right|12,9|| align=right|2,592|| align=right|0,170|| align=right|12,75|| align=right|4,172||MBA||24. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8074) Slade||1984 WC2|| align=right|13,2|| align=right|2,789|| align=right|0,149|| align=right|7,73|| align=right|4,656||MBA||20. listopadu 1984||Palomar||E. Bowell
|-
|(8075) Roero||1985 PE|| align=right|12,8|| align=right|3,196|| align=right|0,216|| align=right|11,64|| align=right|5,712||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8076)||1985 RV4|| align=right|12,9|| align=right|3,198|| align=right|0,189|| align=right|00,31|| align=right|5,718||MBA||15. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8077) Hoyle||1986 AW2|| align=right|12,9|| align=right|2,634|| align=right|0,212|| align=right|17,26|| align=right|4,274||MBA||12. ledna 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8078) Carolejordan||1986 RS2|| align=right|13,8|| align=right|2,422|| align=right|0,217|| align=right|4,19|| align=right|3,769||MBA||6. září 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8079) Bernardlovell||1986 XF1|| align=right|14,0|| align=right|2,374|| align=right|0,195|| align=right|2,55|| align=right|3,657||MBA||4. prosince 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8080) Intel||1987 WU2|| align=right|13,0|| align=right|2,863|| align=right|0,285|| align=right|9,42|| align=right|4,844||MBA||17. listopadu 1987||Caussols||CERGA
|-
|(8081) Leopardi||1988 DD|| align=right|14,2|| align=right|2,323|| align=right|0,173|| align=right|12,29|| align=right|3,540||MBA||17. února 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(8082) Haynes||1988 NR|| align=right|12,8|| align=right|2,618|| align=right|0,151|| align=right|13,58|| align=right|4,236||MBA||12. července 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8083) Mayeda||1988 VB|| align=right|13,2|| align=right|2,794|| align=right|0,233|| align=right|9,00|| align=right|4,669||MBA||1. listopadu 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(8084) Dallas||1989 CL1|| align=right|13,2|| align=right|3,068|| align=right|0,219|| align=right|2,16|| align=right|5,374||MBA||6. února 1989||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(8085)||1989 CD8|| align=right|11,3|| align=right|3,018|| align=right|0,106|| align=right|9,35|| align=right|5,241||MBA||7. února 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8086) Peterthomas||1989 RB6|| align=right|11,5|| align=right|3,945|| align=right|0,214|| align=right|12,15|| align=right|7,834||HLD||1. září 1989||Palomar||E. Bowell
|-
|(8087) Kazutaka||1989 WA2|| align=right|12,4|| align=right|2,567|| align=right|0,147|| align=right|16,29|| align=right|4,113||MBA||29. listopadu 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8088) Australia||1990 SL27|| align=right|14,0|| align=right|2,289|| align=right|0,153|| align=right|3,53|| align=right|3,463||MBA||23. září 1990||Krym–Naučnyj||G. R. Kastel'; L. V. Žuravleva
|-
|(8089) Yukar||1990 TW7|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,223|| align=right|6,06|| align=right|3,613||MBA||13. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(8090)||1991 RO23|| align=right|11,7|| align=right|3,174|| align=right|0,135|| align=right|16,02|| align=right|5,653||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8091)||1992 BG|| align=right|13,4|| align=right|2,330|| align=right|0,154|| align=right|9,90|| align=right|3,556||MBA||24. ledna 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(8092)||1992 DC10|| align=right|13,5|| align=right|2,318|| align=right|0,073|| align=right|3,67|| align=right|3,529||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8093)||1992 UZ2|| align=right|13,0|| align=right|2,899|| align=right|0,073|| align=right|3,13|| align=right|4,935||MBA||25. října 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(8094)||1992 UG3|| align=right|12,9|| align=right|2,898|| align=right|0,069|| align=right|2,57|| align=right|4,932||MBA||24. října 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(8095)||1992 WS2|| align=right|12,0|| align=right|3,143|| align=right|0,171|| align=right|1,12|| align=right|5,572||MBA||18. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8096) Emilezola||1993 OW3|| align=right|14,0|| align=right|2,393|| align=right|0,219|| align=right|3,22|| align=right|3,702||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8097) Yamanishi||1993 RE|| align=right|14,0|| align=right|2,434|| align=right|0,169|| align=right|1,73|| align=right|3,796||MBA||12. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8098) Miyamotoatsushi||1993 SH2|| align=right|14,6|| align=right|2,435|| align=right|0,199|| align=right|3,28|| align=right|3,800||MBA||19. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8099)||1993 TE|| align=right|14,3|| align=right|2,542|| align=right|0,276|| align=right|8,72|| align=right|4,053||MBA||8. října 1993||Yatsuka||H. Abe; S. Miyasaka
|-
|(8100) Nobeyama||1993 XF|| align=right|13,2|| align=right|2,758|| align=right|0,085|| align=right|3,31|| align=right|4,579||MBA||4. prosince 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(8101) Yasue||1993 XK1|| align=right|13,3|| align=right|2,878|| align=right|0,056|| align=right|3,41|| align=right|4,881||MBA||15. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8102) Yoshikazu||1994 AQ2|| align=right|13,9|| align=right|2,835|| align=right|0,033|| align=right|3,27|| align=right|4,772||MBA||14. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8103) Fermi||1994 BE|| align=right|13,5|| align=right|2,972|| align=right|0,044|| align=right|6,87|| align=right|5,123||MBA||19. ledna 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(8104) Kumamori||1994 BW4|| align=right|12,4|| align=right|3,028|| align=right|0,087|| align=right|9,53|| align=right|5,268||MBA||19. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8105)||1994 WH2|| align=right|14,0|| align=right|2,269|| align=right|0,085|| align=right|5,11|| align=right|3,418||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8106) Carpino||1994 YB|| align=right|13,5|| align=right|2,411|| align=right|0,220|| align=right|9,70|| align=right|3,744||MBA||23. prosince 1994||Sormano||M. Cavagna; P. Sicoli
|-
|(8107)||1995 BR4|| align=right|13,4|| align=right|2,240|| align=right|0,095|| align=right|7,14|| align=right|3,352||MBA||31. ledna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8108) Wieland||1995 BC16|| align=right|14,0|| align=right|2,369|| align=right|0,124|| align=right|6,75|| align=right|3,646||MBA||30. ledna 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8109)||1995 DU1|| align=right|14,1|| align=right|2,322|| align=right|0,192|| align=right|24,70|| align=right|3,537||MBA||25. února 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(8110) Heath||1995 DE2|| align=right|13,3|| align=right|2,630|| align=right|0,079|| align=right|3,69|| align=right|4,265||MBA||27. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8111) Hoepli||1995 GE|| align=right|13,8|| align=right|2,647|| align=right|0,186|| align=right|13,79|| align=right|4,306||MBA||2. dubna 1995||Sormano||A. Testa; V. Giuliani
|-
|(8112) Cesi||1995 JJ|| align=right|14,1|| align=right|2,984|| align=right|0,071|| align=right|5,45|| align=right|5,155||MBA||3. května 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|(8113) Matsue||1996 HD1|| align=right|14,4|| align=right|2,279|| align=right|0,196|| align=right|6,77|| align=right|3,439||MBA||21. dubna 1996||Yatsuka||R. H. McNaught; H. Abe
|-
|(8114) Lafcadio||1996 HZ1|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,122|| align=right|6,93|| align=right|3,641||MBA||24. dubna 1996||Yatsuka||H. Abe
|-
|(8115) Sakabe||1996 HB2|| align=right|13,9|| align=right|2,268|| align=right|0,150|| align=right|4,47|| align=right|3,414||MBA||24. dubna 1996||Moriyama||R. H. McNaught; Y. Ikari
|-
|(8116) Jeanperrin||1996 HA15|| align=right|13,8|| align=right|2,251|| align=right|0,159|| align=right|5,44|| align=right|3,376||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8117) Yuanlongping||1996 SD1|| align=right|12,7|| align=right|3,033|| align=right|0,111|| align=right|10,47|| align=right|5,281||MBA||18. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8118)||1996 WG3|| align=right|13,0|| align=right|2,631|| align=right|0,139|| align=right|13,24|| align=right|4,266||MBA||26. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8119)||1997 TP25|| align=right|12,7|| align=right|2,962|| align=right|0,170|| align=right|00,62|| align=right|5,096||MBA||12. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8120) Kobe||1997 VT|| align=right|14,7|| align=right|2,422|| align=right|0,187|| align=right|2,59|| align=right|3,768||MBA||2. listopadu 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(8121) Altdorfer||2572 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,239|| align=right|0,102|| align=right|2,69|| align=right|3,349||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8122) Holbein||4038 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,379|| align=right|0,164|| align=right|1,54|| align=right|3,669||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8123) Canaletto||3138 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,289|| align=right|0,130|| align=right|3,76|| align=right|3,463||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8124) Guardi||4370 T-1|| align=right|16,3|| align=right|2,136|| align=right|0,070|| align=right|2,77|| align=right|3,120||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8125) Tyndareus||5493 T-2|| align=right|11,0|| align=right|5,148|| align=right|0,047|| align=right|13,15|| align=right|11,68||JUT||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8126)||1966 BL|| align=right|12,8|| align=right|2,778|| align=right|0,167|| align=right|7,01|| align=right|4,630||MBA||20. ledna 1966||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(8127)||1967 HA|| align=right|13,1|| align=right|2,552|| align=right|0,046|| align=right|14,08|| align=right|4,075||MBA||27. dubna 1967||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|(8128) Nicomachus||1967 JP|| align=right|12,3|| align=right|3,127|| align=right|0,113|| align=right|4,14|| align=right|5,529||MBA||6. května 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|(8129)||1975 SK1|| align=right|14,0|| align=right|2,364|| align=right|0,055|| align=right|2,50|| align=right|3,634||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(8130) Seeberg||1976 DJ1|| align=right|11,3|| align=right|3,996|| align=right|0,138|| align=right|5,98|| align=right|7,987||HLD||27. února 1976||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8131) Scanlon||1976 SC|| align=right|13,0|| align=right|2,566|| align=right|0,203|| align=right|7,36|| align=right|4,110||MBA||27. září 1976||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8132)||1976 YA6|| align=right|12,1|| align=right|2,628|| align=right|0,103|| align=right|14,19|| align=right|4,260||MBA||18. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(8133) Takanochoei||1977 DX3|| align=right|12,2|| align=right|3,153|| align=right|0,155|| align=right|2,32|| align=right|5,597||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(8134) Minin||1978 SQ7|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,194|| align=right|4,32|| align=right|3,778||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8135)||1978 VP10|| align=right|13,9|| align=right|2,437|| align=right|0,070|| align=right|3,91|| align=right|3,805||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8136)||1979 MH2|| align=right|13,6|| align=right|3,161|| align=right|0,128|| align=right|3,83|| align=right|5,619||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8137) Kvíz||1979 SJ|| align=right|14,9|| align=right|2,327|| align=right|0,217|| align=right|5,49|| align=right|3,550||MBA||19. září 1979||Kleť||Klet
|-
|(8138)||1980 FF12|| align=right|14,1|| align=right|2,173|| align=right|0,088|| align=right|2,88|| align=right|3,203||MBA||20. března 1980||Bickley||Perth Observatory
|-
|(8139)||1980 UM1|| align=right|14,1|| align=right|2,252|| align=right|0,099|| align=right|4,85|| align=right|3,379||MBA||31. října 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(8140)||1981 EO15|| align=right|13,8|| align=right|2,734|| align=right|0,072|| align=right|6,79|| align=right|4,519||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8141) Nikolaev||1982 SO4|| align=right|13,7|| align=right|2,393|| align=right|0,289|| align=right|7,56|| align=right|3,702||MBA||20. září 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8142) Zolotov||1982 UR6|| align=right|14,0|| align=right|2,405|| align=right|0,223|| align=right|3,06|| align=right|3,728||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(8143)||1982 VN|| align=right|13,9|| align=right|2,433|| align=right|0,200|| align=right|3,00|| align=right|3,794||MBA||11. listopadu 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8144) Hiragagennai||1982 VY2|| align=right|13,0|| align=right|2,929|| align=right|0,056|| align=right|3,02|| align=right|5,013||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(8145) Valujki||1983 RY4|| align=right|12,4|| align=right|2,758|| align=right|0,237|| align=right|8,79|| align=right|4,581||MBA||5. září 1983||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8146) Jimbell||1983 WG|| align=right|12,8|| align=right|2,803|| align=right|0,220|| align=right|11,30|| align=right|4,691||MBA||28. listopadu 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8147) Colemanhawkins||1984 SU3|| align=right|13,9|| align=right|2,641|| align=right|0,314|| align=right|5,79|| align=right|4,291||MBA||28. září 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(8148)||1985 CR2|| align=right|14,4|| align=right|2,265|| align=right|0,058|| align=right|00,57|| align=right|3,407||MBA||15. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8149) Ruff||1985 JN1|| align=right|13,6|| align=right|2,324|| align=right|0,143|| align=right|6,59|| align=right|3,541||MBA||11. května 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8150) Kaluga||1985 QL4|| align=right|12,0|| align=right|3,197|| align=right|0,127|| align=right|6,81|| align=right|5,716||MBA||24. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8151) Andranada||1986 PK6|| align=right|13,6|| align=right|2,248|| align=right|0,161|| align=right|4,25|| align=right|3,370||MBA||12. srpna 1986||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8152)||1986 VY|| align=right|14,3|| align=right|2,360|| align=right|0,221|| align=right|4,00|| align=right|3,624||MBA||3. listopadu 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8153)||1986 WO1|| align=right|14,4|| align=right|2,395|| align=right|0,222|| align=right|2,36|| align=right|3,705||MBA||25. listopadu 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8154) Stahl||1988 CQ7|| align=right|14,5|| align=right|2,308|| align=right|0,140|| align=right|1,57|| align=right|3,505||MBA||15. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8155) Battaglini||1988 QA|| align=right|13,5|| align=right|2,669|| align=right|0,219|| align=right|2,52|| align=right|4,359||MBA||17. srpna 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(8156) Tsukada||1988 TR|| align=right|12,5|| align=right|2,698|| align=right|0,102|| align=right|3,41|| align=right|4,430||MBA||13. října 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8157)||1988 XG2|| align=right|13,2|| align=right|2,798|| align=right|0,198|| align=right|7,10|| align=right|4,679||MBA||15. prosince 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(8158) Herder||1989 UH7|| align=right|13,7|| align=right|2,648|| align=right|0,059|| align=right|3,10|| align=right|4,307||MBA||23. října 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8159) Fukuoka||1990 BE1|| align=right|13,3|| align=right|2,626|| align=right|0,293|| align=right|12,42|| align=right|4,255||MBA||24. ledna 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8160)||1990 MG|| align=right|14,0|| align=right|2,190|| align=right|0,187|| align=right|3,62|| align=right|3,241||MBA||21. června 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8161) Newman||1990 QP3|| align=right|13,3|| align=right|3,171|| align=right|0,169|| align=right|2,55|| align=right|5,646||MBA||19. srpna 1990||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(8162)||1990 SK11|| align=right|14,2|| align=right|2,260|| align=right|0,109|| align=right|2,42|| align=right|3,396||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8163) Ishizaki||1990 UF2|| align=right|14,3|| align=right|2,257|| align=right|0,136|| align=right|6,90|| align=right|3,390||MBA||27. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(8164) Andreasdoppler||1990 UO3|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,089|| align=right|4,60|| align=right|3,427||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8165) Gnädig||1990 WQ3|| align=right|13,8|| align=right|2,280|| align=right|0,213|| align=right|7,59|| align=right|3,442||MBA||21. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8166) Buczynski||1991 AH1|| align=right|14,2|| align=right|2,397|| align=right|0,140|| align=right|1,17|| align=right|3,709||MBA||12. ledna 1991||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(8167) Ishii||1991 CM3|| align=right|13,4|| align=right|2,431|| align=right|0,132|| align=right|4,56|| align=right|3,790||MBA||14. února 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8168) Rogerbourke||1991 FK1|| align=right|13,6|| align=right|2,395|| align=right|0,289|| align=right|21,19|| align=right|3,707||MBA||18. března 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8169) Mirabeau||1991 PO2|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,110|| align=right|2,17|| align=right|5,614||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8170)||1991 PZ11|| align=right|12,7|| align=right|2,651|| align=right|0,127|| align=right|11,61|| align=right|4,316||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8171) Stauffenberg||1991 RV3|| align=right|13,1|| align=right|3,063|| align=right|0,069|| align=right|9,04|| align=right|5,359||MBA||5. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(8172)||1991 RP15|| align=right|12,7|| align=right|3,075|| align=right|0,146|| align=right|1,45|| align=right|5,390||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8173)||1991 RX23|| align=right|13,2|| align=right|3,018|| align=right|0,035|| align=right|9,53|| align=right|5,243||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8174)||1991 SL2|| align=right|11,8|| align=right|3,187|| align=right|0,139|| align=right|10,28|| align=right|5,690||MBA||17. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8175) Boerhaave||1991 VV5|| align=right|12,3|| align=right|3,008|| align=right|0,042|| align=right|11,03|| align=right|5,217||MBA||2. listopadu 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8176)||1991 WA|| align=right|17,1|| align=right|1,576|| align=right|0,643|| align=right|39,63|| align=right|1,977||APL||29. listopadu 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8177)||1992 BO|| align=right|13,6|| align=right|2,244|| align=right|0,110|| align=right|4,77|| align=right|3,360||MBA||28. ledna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8178)||1992 DQ10|| align=right|14,1|| align=right|2,322|| align=right|0,191|| align=right|3,55|| align=right|3,537||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8179)||1992 EA7|| align=right|14,0|| align=right|2,381|| align=right|0,161|| align=right|6,90|| align=right|3,672||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8180)||1992 PY2|| align=right|11,8|| align=right|2,627|| align=right|0,107|| align=right|14,38|| align=right|4,258||MBA||6. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8181) Rossini||1992 ST26|| align=right|12,5|| align=right|2,746|| align=right|0,106|| align=right|5,12|| align=right|4,551||MBA||28. září 1992||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8182) Akita||1992 TX|| align=right|12,6|| align=right|2,880|| align=right|0,086|| align=right|1,87|| align=right|4,887||MBA||1. října 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(8183)||1992 UE3|| align=right|13,2|| align=right|2,852|| align=right|0,072|| align=right|3,10|| align=right|4,817||MBA||22. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8184) Luderic||1992 WL|| align=right|11,4|| align=right|3,023|| align=right|0,046|| align=right|10,79|| align=right|5,255||MBA||16. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8185)||1992 WR2|| align=right|12,8|| align=right|2,857|| align=right|0,015|| align=right|3,08|| align=right|4,827||MBA||18. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8186)||1992 WP3|| align=right|12,4|| align=right|3,058|| align=right|0,119|| align=right|9,50|| align=right|5,348||MBA||17. listopadu 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(8187) Akiramisawa||1992 XL|| align=right|13,0|| align=right|2,990|| align=right|0,117|| align=right|11,63|| align=right|5,169||MBA||15. prosince 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(8188)||1992 YE3|| align=right|12,2|| align=right|3,160|| align=right|0,133|| align=right|12,13|| align=right|5,616||MBA||18. prosince 1992||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(8189) Naruke||1992 YG3|| align=right|12,2|| align=right|3,141|| align=right|0,155|| align=right|1,79|| align=right|5,565||MBA||30. prosince 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(8190) Bouguer||1993 ON9|| align=right|14,0|| align=right|2,209|| align=right|0,123|| align=right|3,05|| align=right|3,283||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8191) Mersenne||1993 OX9|| align=right|14,4|| align=right|2,265|| align=right|0,110|| align=right|2,83|| align=right|3,408||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8192) Tonucci||1993 RB|| align=right|15,4|| align=right|2,222|| align=right|0,053|| align=right|8,30|| align=right|3,312||MBA||10. září 1993||Stroncone||Stroncone
|-
|(8193) Ciaurro||1993 SF|| align=right|15,7|| align=right|2,262|| align=right|0,112|| align=right|4,49|| align=right|3,401||MBA||17. září 1993||Stroncone||Stroncone
|-
|(8194) Satake||1993 SB1|| align=right|13,1|| align=right|2,342|| align=right|0,029|| align=right|6,13|| align=right|3,584||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8195)||1993 UC1|| align=right|12,7|| align=right|2,459|| align=right|0,177|| align=right|12,40|| align=right|3,856||MBA||19. října 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8196)||1993 UB3|| align=right|13,5|| align=right|2,362|| align=right|0,086|| align=right|5,62|| align=right|3,630||MBA||16. října 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8197) Mizunohiroshi||1993 VX|| align=right|12,4|| align=right|2,781|| align=right|0,146|| align=right|7,88|| align=right|4,637||MBA||15. listopadu 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8198)||1993 VE2|| align=right|13,9|| align=right|2,575|| align=right|0,190|| align=right|13,38|| align=right|4,131||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8199) Takagitakeo||1993 XR|| align=right|13,6|| align=right|2,587|| align=right|0,178|| align=right|12,68|| align=right|4,161||MBA||9. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8200) Souten||1994 AY1|| align=right|13,4|| align=right|2,623|| align=right|0,127|| align=right|1,60|| align=right|4,247||MBA||7. ledna 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(8201)||1994 AH2|| align=right|16,3|| align=right|2,534|| align=right|0,709|| align=right|9,59|| align=right|4,033||APL||5. ledna 1994||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(8202) Gooley||1994 CX2|| align=right|13,0|| align=right|2,914|| align=right|0,082|| align=right|3,08|| align=right|4,975||MBA||11. února 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8203) Jogolehmann||1994 CP10|| align=right|13,1|| align=right|3,150|| align=right|0,130|| align=right|5,10|| align=right|5,590||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8204) Takabatake||1994 GC1|| align=right|12,5|| align=right|3,097|| align=right|0,116|| align=right|2,42|| align=right|5,448||MBA||8. dubna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8205) Van Dijck||1994 PE10|| align=right|12,4|| align=right|3,176|| align=right|0,165|| align=right|1,86|| align=right|5,661||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8206) Masayuki||1994 WK1|| align=right|14,3|| align=right|2,182|| align=right|0,047|| align=right|1,47|| align=right|3,222||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8207)||1994 YS1|| align=right|14,9|| align=right|2,195|| align=right|0,176|| align=right|6,69|| align=right|3,252||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8208) Volta||1995 DL2|| align=right|13,1|| align=right|2,542|| align=right|0,248|| align=right|13,85|| align=right|4,053||MBA||28. února 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(8209)||1995 DM2|| align=right|12,9|| align=right|2,610|| align=right|0,165|| align=right|10,02|| align=right|4,215||MBA||28. února 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(8210) NANTEN||1995 EH|| align=right|13,2|| align=right|2,464|| align=right|0,095|| align=right|7,15|| align=right|3,868||MBA||5. března 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8211)||1995 EB1|| align=right|13,9|| align=right|2,372|| align=right|0,197|| align=right|3,13|| align=right|3,653||MBA||5. března 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8212) Naoshigetani||1995 EF1|| align=right|13,8|| align=right|2,386|| align=right|0,151|| align=right|2,99|| align=right|3,684||MBA||6. března 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(8213)||1995 FE|| align=right|13,1|| align=right|2,384|| align=right|0,215|| align=right|24,68|| align=right|3,679||MBA||26. března 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8214)||1995 FH|| align=right|12,9|| align=right|2,641|| align=right|0,053|| align=right|14,35|| align=right|4,290||MBA||29. března 1995||La Silla||S. Mottola
|-
|(8215)||1995 FZ|| align=right|14,1|| align=right|2,352|| align=right|0,084|| align=right|2,21|| align=right|3,606||MBA||31. března 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8216) Melosh||1995 FX14|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,219|| align=right|4,27|| align=right|4,093||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(8217) Dominikhašek||1995 HC|| align=right|14,7|| align=right|2,250|| align=right|0,175|| align=right|2,37|| align=right|3,375||MBA||21. dubna 1995||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(8218) Hosty||1996 JH|| align=right|14,4|| align=right|2,317|| align=right|0,161|| align=right|3,27|| align=right|3,526||MBA||8. května 1996||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8219)||1996 JL|| align=right|12,9|| align=right|2,781|| align=right|0,164|| align=right|8,98|| align=right|4,638||MBA||10. května 1996||Chiyoda||R. H. McNaught; T. Kojima
|-
|(8220) Nanyou||1996 JD1|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,134|| align=right|3,73|| align=right|3,408||MBA||13. května 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(8221) La Condamine||1996 NA4|| align=right|13,2|| align=right|2,895|| align=right|0,068|| align=right|1,75|| align=right|4,926||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8222) Gellner||1996 OX|| align=right|14,9|| align=right|2,207|| align=right|0,140|| align=right|4,31|| align=right|3,279||MBA||22. července 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(8223) Bradshaw||1996 PD|| align=right|13,7|| align=right|2,735|| align=right|0,230|| align=right|9,52|| align=right|4,523||MBA||6. srpna 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(8224) Fultonwright||1996 PE|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,162|| align=right|4,35|| align=right|4,676||MBA||6. srpna 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(8225) Emerson||1996 QC|| align=right|12,4|| align=right|2,986|| align=right|0,234|| align=right|1,55|| align=right|5,159||MBA||16. srpna 1996||Portimao||C. F. Durman; B. M. Ewen-Smith
|-
|(8226)||1996 TF7|| align=right|11,8|| align=right|3,013|| align=right|0,104|| align=right|10,07|| align=right|5,229||MBA||5. října 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8227)||1996 VD4|| align=right|13,0|| align=right|3,203|| align=right|0,134|| align=right|1,93|| align=right|5,732||MBA||8. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8228)||1996 YB2|| align=right|12,3|| align=right|2,575|| align=right|0,188|| align=right|12,29|| align=right|4,131||MBA||22. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8229) Kozelský||1996 YU2|| align=right|12,5|| align=right|3,089|| align=right|0,198|| align=right|13,60|| align=right|5,429||MBA||28. prosince 1996||Ondřejov||M. Wolf; L. Šarounová
|-
|(8230) Perona||1997 TW16|| align=right|15,1|| align=right|2,236|| align=right|0,232|| align=right|2,51|| align=right|3,344||MBA||8. října 1997||Stroncone||Stroncone
|-
|(8231) Tetsujiyamada||1997 TX17|| align=right|13,1|| align=right|2,854|| align=right|0,007|| align=right|2,99|| align=right|4,821||MBA||6. října 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8232) Akiramizuno||1997 UW3|| align=right|14,4|| align=right|2,414|| align=right|0,150|| align=right|2,88|| align=right|3,750||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8233) Asada||1997 VZ2|| align=right|14,0|| align=right|2,379|| align=right|0,182|| align=right|5,68|| align=right|3,669||MBA||5. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8234) Nobeoka||1997 VK8|| align=right|12,6|| align=right|2,868|| align=right|0,012|| align=right|1,72|| align=right|4,855||MBA||3. listopadu 1997||Geisei||T. Seki
|-
|(8235) Fragonard||2096 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,389|| align=right|0,120|| align=right|2,92|| align=right|3,692||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8236) Gainsborough||4040 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,759|| align=right|0,220|| align=right|6,89|| align=right|4,583||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8237) Constable||7581 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,107|| align=right|5,52|| align=right|3,353||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8238) Courbet||4232 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,791|| align=right|0,170|| align=right|7,93|| align=right|4,661||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8239) Signac||1153 T-2|| align=right|13,2|| align=right|3,147|| align=right|0,119|| align=right|1,26|| align=right|5,582||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8240) Matisse||4172 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,464|| align=right|0,146|| align=right|4,15|| align=right|3,868||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8241) Agrius||1973 SE1|| align=right|11,3|| align=right|5,119|| align=right|0,044|| align=right|4,36|| align=right|11,59||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8242)||1975 SA1|| align=right|13,2|| align=right|2,993|| align=right|0,054|| align=right|10,43|| align=right|5,176||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(8243)||1975 SF1|| align=right|13,2|| align=right|2,590|| align=right|0,138|| align=right|8,49|| align=right|4,167||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(8244) Mikolaichuk||1975 TO2|| align=right|14,3|| align=right|2,345|| align=right|0,209|| align=right|5,25|| align=right|3,591||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(8245)||1977 RC9|| align=right|14,2|| align=right|2,411|| align=right|0,145|| align=right|1,46|| align=right|3,743||MBA||8. září 1977||Palomar||S. J. Bus
|-
|(8246) Kotov||1979 QT8|| align=right|14,2|| align=right|2,271|| align=right|0,162|| align=right|2,58|| align=right|3,421||MBA||20. srpna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8247)||1979 SP14|| align=right|12,3|| align=right|3,229|| align=right|0,101|| align=right|2,71|| align=right|5,800||MBA||20. září 1979||Palomar||S. J. Bus
|-
|(8248) Gurzuf||1979 TV2|| align=right|14,5|| align=right|2,312|| align=right|0,142|| align=right|2,23|| align=right|3,515||MBA||14. října 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8249) Gershwin||1980 GG|| align=right|14,7|| align=right|2,382|| align=right|0,182|| align=right|6,10|| align=right|3,675||MBA||13. dubna 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8250) Cornell||1980 RP|| align=right|12,4|| align=right|3,124|| align=right|0,212|| align=right|17,06|| align=right|5,520||MBA||2. září 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8251) Isogai||1980 VA|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,264|| align=right|3,21|| align=right|3,387||MBA||8. listopadu 1980||Tokai||T. Furuta
|-
|(8252)||1981 EY14|| align=right|14,3|| align=right|2,288|| align=right|0,117|| align=right|3,69|| align=right|3,460||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8253)||1981 EU15|| align=right|15,6|| align=right|2,291|| align=right|0,113|| align=right|4,65|| align=right|3,467||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8254)||1981 EF18|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,095|| align=right|5,34|| align=right|3,492||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8255)||1981 EZ18|| align=right|13,4|| align=right|2,690|| align=right|0,048|| align=right|1,63|| align=right|4,411||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8256) Shenzhou||1981 UZ9|| align=right|13,9|| align=right|2,199|| align=right|0,249|| align=right|6,86|| align=right|3,259||MBA||25. října 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(8257) Andycheng||1982 HO1|| align=right|13,9|| align=right|2,210|| align=right|0,177|| align=right|6,78|| align=right|3,286||MBA||28. dubna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8258)||1982 RW1|| align=right|14,8|| align=right|2,316|| align=right|0,184|| align=right|5,10|| align=right|3,524||MBA||15. září 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8259)||1983 UG|| align=right|14,1|| align=right|2,255|| align=right|0,222|| align=right|5,79|| align=right|3,386||MBA||16. října 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(8260)||1984 SH|| align=right|14,1|| align=right|2,156|| align=right|0,173|| align=right|2,83|| align=right|3,166||MBA||23. září 1984||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|(8261)||1985 RD|| align=right|13,0|| align=right|3,042|| align=right|0,174|| align=right|1,39|| align=right|5,305||MBA||11. září 1985||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|(8262) Carcich||1985 RG|| align=right|14,7|| align=right|2,418|| align=right|0,210|| align=right|1,00|| align=right|3,760||MBA||14. září 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8263)||1986 QT|| align=right|14,2|| align=right|2,223|| align=right|0,160|| align=right|2,84|| align=right|3,314||MBA||26. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8264)||1986 QA3|| align=right|14,0|| align=right|2,226|| align=right|0,133|| align=right|1,56|| align=right|3,320||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8265)||1986 RB5|| align=right|13,6|| align=right|2,243|| align=right|0,179|| align=right|5,68|| align=right|3,360||MBA||1. září 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8266) Bertelli||1986 TC|| align=right|14,7|| align=right|2,320|| align=right|0,154|| align=right|5,65|| align=right|3,534||MBA||1. října 1986||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(8267)||1986 TX3|| align=right|14,5|| align=right|2,319|| align=right|0,152|| align=right|3,20|| align=right|3,531||MBA||4. října 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8268) Goerdeler||1987 SQ10|| align=right|13,7|| align=right|2,757|| align=right|0,049|| align=right|5,25|| align=right|4,576||MBA||29. září 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8269) Calandrelli||1988 QB|| align=right|13,1|| align=right|2,556|| align=right|0,211|| align=right|9,21|| align=right|4,085||MBA||17. srpna 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(8270) Winslow||1989 JF|| align=right|13,1|| align=right|2,182|| align=right|0,171|| align=right|4,44|| align=right|3,222||MBA||2. května 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8271)||1989 NY|| align=right|13,6|| align=right|2,409|| align=right|0,210|| align=right|10,42|| align=right|3,738||MBA||2. července 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8272)||1989 SG|| align=right|13,0|| align=right|2,386|| align=right|0,151|| align=right|6,67|| align=right|3,686||MBA||24. září 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(8273) Apatheia||1989 WB2|| align=right|13,7|| align=right|2,604|| align=right|0,242|| align=right|5,07|| align=right|4,202||MBA||29. listopadu 1989||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|(8274) Soejima||1990 TJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,201|| align=right|3,73|| align=right|3,432||MBA||15. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8275) Inca||1990 VR8|| align=right|14,4|| align=right|2,150|| align=right|0,095|| align=right|3,82|| align=right|3,153||MBA||11. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8276) Shigei||1991 FL|| align=right|13,5|| align=right|2,390|| align=right|0,143|| align=right|1,36|| align=right|3,694||MBA||17. března 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(8277) Machu-Picchu||1991 GV8|| align=right|14,7|| align=right|2,436|| align=right|0,079|| align=right|2,07|| align=right|3,801||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8278)||1991 JJ|| align=right|11,8|| align=right|2,596|| align=right|0,125|| align=right|14,12|| align=right|4,182||MBA||4. května 1991||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(8279) Cuzco||1991 PN7|| align=right|12,8|| align=right|2,830|| align=right|0,036|| align=right|2,82|| align=right|4,759||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8280)||1991 PG16|| align=right|13,3|| align=right|3,174|| align=right|0,287|| align=right|2,60|| align=right|5,655||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8281)||1991 PC18|| align=right|13,0|| align=right|2,806|| align=right|0,083|| align=right|6,20|| align=right|4,699||MBA||8. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8282) Delp||1991 RR40|| align=right|13,1|| align=right|3,095|| align=right|0,168|| align=right|0,49|| align=right|5,444||MBA||10. září 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8283)||1991 SV|| align=right|12,0|| align=right|2,810|| align=right|0,090|| align=right|10,26|| align=right|4,711||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8284) Cranach||1991 TT13|| align=right|12,4|| align=right|3,103|| align=right|0,139|| align=right|11,60|| align=right|5,466||MBA||8. října 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8285)||1991 UK3|| align=right|12,5|| align=right|3,098|| align=right|0,258|| align=right|13,46|| align=right|5,453||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8286) Kouji||1992 EK1|| align=right|13,4|| align=right|2,178|| align=right|0,102|| align=right|6,15|| align=right|3,214||MBA||8. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8287)||1992 EJ4|| align=right|14,5|| align=right|2,142|| align=right|0,113|| align=right|2,32|| align=right|3,135||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8288)||1992 ED17|| align=right|14,6|| align=right|2,201|| align=right|0,166|| align=right|0,65|| align=right|3,265||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8289) An-Eefje||1992 JQ3|| align=right|14,1|| align=right|2,192|| align=right|0,156|| align=right|2,53|| align=right|3,245||MBA||3. května 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8290)||1992 NP|| align=right|12,5|| align=right|2,608|| align=right|0,201|| align=right|11,90|| align=right|4,210||MBA||2. července 1992||Palomar||E. F. Helin; L. Lee
|-
|(8291) Bingham||1992 RV1|| align=right|13,9|| align=right|2,594|| align=right|0,228|| align=right|3,94|| align=right|4,178||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8292)||1992 SU14|| align=right|12,2|| align=right|2,725|| align=right|0,151|| align=right|14,54|| align=right|4,497||MBA||30. září 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8293)||1992 UQ|| align=right|12,7|| align=right|2,531|| align=right|0,153|| align=right|4,59|| align=right|4,026||MBA||19. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8294) Takayuki||1992 UM3|| align=right|12,0|| align=right|3,020|| align=right|0,069|| align=right|9,10|| align=right|5,247||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8295) Toshifukushima||1992 UN4|| align=right|12,5|| align=right|2,783|| align=right|0,160|| align=right|10,35|| align=right|4,643||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8296) Miyama||1993 AD|| align=right|12,7|| align=right|2,889|| align=right|0,265|| align=right|8,61|| align=right|4,909||MBA||13. ledna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8297) Gérardfaure||1993 QJ4|| align=right|14,5|| align=right|2,238|| align=right|0,063|| align=right|3,59|| align=right|3,348||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(8298) Loubna||1993 SQ10|| align=right|14,7|| align=right|2,189|| align=right|0,114|| align=right|3,83|| align=right|3,237||MBA||22. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(8299) Téaleoni||1993 TP24|| align=right|15,2|| align=right|2,186|| align=right|0,114|| align=right|4,47|| align=right|3,231||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8300) Iga||1994 AO2|| align=right|14,9|| align=right|2,617|| align=right|0,170|| align=right|11,29|| align=right|4,233||MBA||9. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8301) Haseyuji||1995 BG2|| align=right|14,6|| align=right|2,327|| align=right|0,099|| align=right|3,72|| align=right|3,549||MBA||30. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8302) Kazukin||1995 CY|| align=right|13,8|| align=right|2,306|| align=right|0,162|| align=right|5,37|| align=right|3,500||MBA||3. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8303) Miyaji||1995 CO1|| align=right|13,5|| align=right|2,214|| align=right|0,071|| align=right|3,18|| align=right|3,295||MBA||9. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8304) Ryomichico||1995 DJ1|| align=right|13,7|| align=right|2,459|| align=right|0,142|| align=right|1,96|| align=right|3,855||MBA||22. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8305) Teika||1995 DQ1|| align=right|14,2|| align=right|2,414|| align=right|0,107|| align=right|5,66|| align=right|3,751||MBA||22. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8306) Shoko||1995 DY1|| align=right|15,0|| align=right|2,243|| align=right|0,220|| align=right|4,78|| align=right|3,358||MBA||24. února 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(8307) Peltan||1995 EN|| align=right|15,4|| align=right|2,164|| align=right|0,109|| align=right|5,21|| align=right|3,184||MBA||5. března 1995||Kleť||J. Tichá
|-
|(8308) Julie-Mélissa||1996 HD13|| align=right|14,7|| align=right|2,305|| align=right|0,167|| align=right|2,67|| align=right|3,498||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8309)||1996 NL1|| align=right|13,8|| align=right|2,279|| align=right|0,081|| align=right|3,21|| align=right|3,440||MBA||14. července 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(8310) Seelos||1996 PL2|| align=right|14,5|| align=right|2,329|| align=right|0,070|| align=right|5,14|| align=right|3,553||MBA||9. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(8311) Zhangdaning||1996 TV1|| align=right|14,8|| align=right|2,304|| align=right|0,080|| align=right|3,98|| align=right|3,496||MBA||3. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8312)||1996 TJ12|| align=right|12,6|| align=right|3,064|| align=right|0,086|| align=right|10,12|| align=right|5,362||MBA||15. října 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8313) Christiansen||1996 YU1|| align=right|12,9|| align=right|2,610|| align=right|0,171|| align=right|14,69|| align=right|4,216||MBA||19. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8314) Tsuji||1997 US8|| align=right|13,1|| align=right|3,184|| align=right|0,127|| align=right|1,48|| align=right|5,681||MBA||25. října 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8315) Bajin||1997 WA22|| align=right|13,8|| align=right|2,214|| align=right|0,172|| align=right|7,89|| align=right|3,294||MBA||25. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8316) Wolkenstein||3002 P-L|| align=right|11,4|| align=right|2,997|| align=right|0,119|| align=right|9,54|| align=right|5,188||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8317) Eurysaces||4523 P-L|| align=right|10,7|| align=right|5,263|| align=right|0,047|| align=right|0,95|| align=right|12,08||JUT||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8318) Averroës||1306 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,192|| align=right|0,153|| align=right|0,52|| align=right|5,702||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8319) Antiphanes||3365 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,193|| align=right|0,172|| align=right|2,36|| align=right|5,705||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8320) van Zee||1955 RV|| align=right|13,6|| align=right|2,430|| align=right|0,196|| align=right|2,44|| align=right|3,787||MBA||13. září 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(8321) Akim||1977 EX|| align=right|12,4|| align=right|2,654|| align=right|0,105|| align=right|12,12|| align=right|4,323||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8322) Kononovich||1978 RL1|| align=right|12,9|| align=right|3,229|| align=right|0,148|| align=right|1,81|| align=right|5,800||MBA||5. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8323) Krimigis||1979 UH|| align=right|13,4|| align=right|2,698|| align=right|0,300|| align=right|9,81|| align=right|4,430||MBA||17. října 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8324)||1981 DF2|| align=right|14,4|| align=right|2,318|| align=right|0,202|| align=right|7,31|| align=right|3,529||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8325)||1981 EM26|| align=right|14,6|| align=right|3,174|| align=right|0,024|| align=right|6,99|| align=right|5,654||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8326) Paulkling||1981 JS2|| align=right|14,5|| align=right|2,392|| align=right|0,201|| align=right|2,15|| align=right|3,698||MBA||6. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8327) Weihenmayer||1981 JE3|| align=right|13,9|| align=right|2,676|| align=right|0,144|| align=right|1,42|| align=right|4,378||MBA||6. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8328)||1981 QQ2|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,109|| align=right|5,54|| align=right|3,477||MBA||23. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8329)||1982 FP3|| align=right|12,3|| align=right|3,173|| align=right|0,132|| align=right|2,31|| align=right|5,652||MBA||22. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8330)||1982 FX3|| align=right|12,1|| align=right|3,172|| align=right|0,110|| align=right|5,36|| align=right|5,648||MBA||28. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8331) Dawkins||1982 KK1|| align=right|13,7|| align=right|2,275|| align=right|0,099|| align=right|4,98|| align=right|3,431||MBA||27. května 1982||Palomar||C. S. Shoemaker; S. J. Bus
|-
|(8332) Ivantsvetaev||1982 TL2|| align=right|14,0|| align=right|2,367|| align=right|0,143|| align=right|5,27|| align=right|3,641||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; L. G. Karačkina
|-
|(8333)||1982 VF|| align=right|12,8|| align=right|2,739|| align=right|0,110|| align=right|8,66|| align=right|4,532||MBA||7. listopadu 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8334)||1984 CF|| align=right|12,6|| align=right|2,787|| align=right|0,100|| align=right|10,16|| align=right|4,651||MBA||10. února 1984||Palomar||J. Gibson
|-
|(8335)||1984 DD1|| align=right|14,7|| align=right|2,231|| align=right|0,108|| align=right|3,25|| align=right|3,332||MBA||28. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8336) Šafařík||1984 SK1|| align=right|13,0|| align=right|3,095|| align=right|0,290|| align=right|6,04|| align=right|5,443||MBA||27. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8337)||1984 SF6|| align=right|13,4|| align=right|3,197|| align=right|0,158|| align=right|2,71|| align=right|5,715||MBA||22. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8338)||1985 FE3|| align=right|13,4|| align=right|2,258|| align=right|0,187|| align=right|7,96|| align=right|3,392||MBA||27. března 1985||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|(8339) Kosovichia||1985 RM6|| align=right|12,9|| align=right|3,195|| align=right|0,174|| align=right|0,19|| align=right|5,709||MBA||15. září 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8340) Mumma||1985 TS1|| align=right|12,2|| align=right|2,971|| align=right|0,008|| align=right|8,28|| align=right|5,119||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8341)||1986 QQ|| align=right|13,5|| align=right|2,281|| align=right|0,150|| align=right|4,33|| align=right|3,445||MBA||26. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8342)||1986 QN3|| align=right|14,4|| align=right|2,227|| align=right|0,145|| align=right|3,13|| align=right|3,322||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8343) Tugendhat||1986 TG3|| align=right|13,2|| align=right|2,838|| align=right|0,073|| align=right|1,87|| align=right|4,779||MBA||4. října 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8344)||1987 BB|| align=right|14,8|| align=right|2,378|| align=right|0,162|| align=right|0,39|| align=right|3,666||MBA||25. ledna 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(8345) Ulmerspatz||1987 BO1|| align=right|13,1|| align=right|2,340|| align=right|0,230|| align=right|23,38|| align=right|3,579||MBA||22. ledna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8346)||1987 DW6|| align=right|12,7|| align=right|3,155|| align=right|0,147|| align=right|1,56|| align=right|5,602||MBA||26. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8347) Lallaward||1987 HK|| align=right|13,5|| align=right|2,556|| align=right|0,087|| align=right|1,06|| align=right|4,086||MBA||21. dubna 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8348)||1988 BX|| align=right|13,7|| align=right|1,870|| align=right|0,068|| align=right|19,00|| align=right|2,557||MBA||26. ledna 1988||Kavalur||R. Rajamohan
|-
|(8349)||1988 DH1|| align=right|14,1|| align=right|2,243|| align=right|0,112|| align=right|6,59|| align=right|3,358||MBA||19. února 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(8350)||1989 AG|| align=right|12,7|| align=right|2,667|| align=right|0,140|| align=right|12,83|| align=right|4,355||MBA||2. ledna 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(8351)||1989 EH1|| align=right|13,2|| align=right|2,745|| align=right|0,068|| align=right|4,26|| align=right|4,548||MBA||10. března 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Furuta
|-
|(8352)||1989 GE|| align=right|13,5|| align=right|2,270|| align=right|0,188|| align=right|7,89|| align=right|3,418||MBA||6. dubna 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8353) Megryan||1989 GC4|| align=right|13,3|| align=right|2,943|| align=right|0,066|| align=right|1,09|| align=right|5,048||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8354)||1989 RF|| align=right|12,6|| align=right|3,194|| align=right|0,148|| align=right|4,34|| align=right|5,708||MBA||1. září 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(8355)||1989 RQ1|| align=right|13,7|| align=right|2,337|| align=right|0,289|| align=right|7,72|| align=right|3,572||MBA||5. září 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8356) Wadhwa||1989 RO2|| align=right|12,8|| align=right|2,431|| align=right|0,296|| align=right|23,15|| align=right|3,789||MBA||3. září 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8357) O'Connor||1989 SC1|| align=right|14,1|| align=right|2,274|| align=right|0,169|| align=right|1,57|| align=right|3,429||MBA||25. září 1989||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(8358) Rickblakley||1989 VN5|| align=right|14,6|| align=right|2,396|| align=right|0,181|| align=right|1,62|| align=right|3,708||MBA||4. listopadu 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(8359)||1989 WD|| align=right|12,4|| align=right|2,351|| align=right|0,066|| align=right|7,64|| align=right|3,603||MBA||19. listopadu 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8360)||1990 FD1|| align=right|12,4|| align=right|2,648|| align=right|0,116|| align=right|14,13|| align=right|4,308||MBA||26. března 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(8361)||1990 JN1|| align=right|12,9|| align=right|2,831|| align=right|0,015|| align=right|1,22|| align=right|4,763||MBA||1. května 1990||Siding Spring||A. Zytkow; M. J. Irwin
|-
|(8362)||1990 QM1|| align=right|13,1|| align=right|3,174|| align=right|0,184|| align=right|2,53|| align=right|5,655||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8363)||1990 RV|| align=right|12,7|| align=right|3,078|| align=right|0,146|| align=right|2,67|| align=right|5,400||MBA||13. září 1990||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(8364)||1990 RE5|| align=right|12,2|| align=right|2,979|| align=right|0,103|| align=right|12,67|| align=right|5,142||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8365)||1990 RR5|| align=right|13,9|| align=right|2,266|| align=right|0,144|| align=right|1,68|| align=right|3,410||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8366)||1990 UL1|| align=right|14,3|| align=right|2,261|| align=right|0,176|| align=right|4,52|| align=right|3,398||MBA||20. října 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(8367) Bokusui||1990 UL2|| align=right|13,8|| align=right|2,207|| align=right|0,130|| align=right|5,41|| align=right|3,278||MBA||23. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(8368)||1991 DM|| align=right|14,0|| align=right|2,369|| align=right|0,149|| align=right|1,35|| align=right|3,647||MBA||20. února 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8369)||1991 GR|| align=right|11,6|| align=right|2,564|| align=right|0,124|| align=right|15,61|| align=right|4,105||MBA||8. dubna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8370) Vanlindt||1991 RK11|| align=right|13,5|| align=right|2,567|| align=right|0,124|| align=right|11,26|| align=right|4,111||MBA||4. září 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8371) Goven||1991 TJ14|| align=right|13,8|| align=right|2,716|| align=right|0,061|| align=right|3,90|| align=right|4,476||MBA||2. října 1991||Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(8372)||1991 VC2|| align=right|12,9|| align=right|2,980|| align=right|0,088|| align=right|9,26|| align=right|5,144||MBA||9. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8373) Stephengould||1992 AB|| align=right|13,8|| align=right|3,282|| align=right|0,554|| align=right|40,78|| align=right|5,945||MBA||1. ledna 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8374) Horohata||1992 AK1|| align=right|12,0|| align=right|3,232|| align=right|0,173|| align=right|2,92|| align=right|5,810||MBA||10. ledna 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(8375) Kenzokohno||1992 AP1|| align=right|12,2|| align=right|3,146|| align=right|0,142|| align=right|0,82|| align=right|5,579||MBA||12. ledna 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(8376)||1992 OZ9|| align=right|11,5|| align=right|3,981|| align=right|0,202|| align=right|3,53|| align=right|7,941||HLD||30. července 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|(8377) Elmerreese||1992 SD1|| align=right|13,6|| align=right|2,540|| align=right|0,099|| align=right|9,74|| align=right|4,048||MBA||23. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8378) Sweeney||1992 SN1|| align=right|12,7|| align=right|2,572|| align=right|0,209|| align=right|15,11|| align=right|4,123||MBA||23. září 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8379) Straczynski||1992 SW10|| align=right|13,1|| align=right|2,636|| align=right|0,194|| align=right|10,26|| align=right|4,280||MBA||27. září 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(8380) Tooting||1992 SW17|| align=right|12,0|| align=right|2,748|| align=right|0,157|| align=right|14,01|| align=right|4,555||MBA||29. září 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8381) Hauptmann||1992 SO24|| align=right|14,3|| align=right|2,466|| align=right|0,085|| align=right|7,18|| align=right|3,872||MBA||21. září 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8382) Mann||1992 SQ26|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,136|| align=right|4,08|| align=right|4,219||MBA||23. září 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8383)||1992 UA3|| align=right|13,4|| align=right|2,657|| align=right|0,101|| align=right|3,95|| align=right|4,330||MBA||25. října 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(8384)||1992 YB|| align=right|14,2|| align=right|2,340|| align=right|0,107|| align=right|6,39|| align=right|3,579||MBA||16. prosince 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(8385)||1993 AN|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,163|| align=right|2,63|| align=right|5,510||MBA||13. ledna 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8386) Vanvinckenroye||1993 BB6|| align=right|13,4|| align=right|2,918|| align=right|0,050|| align=right|1,66|| align=right|4,985||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(8387) Fujimori||1993 DO|| align=right|12,5|| align=right|3,000|| align=right|0,100|| align=right|10,81|| align=right|5,195||MBA||19. února 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(8388)||1993 FO6|| align=right|12,8|| align=right|2,921|| align=right|0,062|| align=right|3,07|| align=right|4,991||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8389)||1993 FT37|| align=right|13,3|| align=right|3,037|| align=right|0,153|| align=right|2,58|| align=right|5,293||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8390)||1993 FE48|| align=right|12,9|| align=right|3,050|| align=right|0,091|| align=right|1,55|| align=right|5,325||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8391) Kring||1993 HH3|| align=right|12,4|| align=right|3,121|| align=right|0,112|| align=right|3,01|| align=right|5,513||MBA||20. dubna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(8392)||1993 OP|| align=right|13,6|| align=right|2,288|| align=right|0,199|| align=right|23,91|| align=right|3,461||MBA||18. července 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8393) Tetsumasakamoto||1993 TJ1|| align=right|13,5|| align=right|2,275|| align=right|0,192|| align=right|6,01|| align=right|3,431||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8394)||1993 TM12|| align=right|14,6|| align=right|2,232|| align=right|0,116|| align=right|2,45|| align=right|3,335||MBA||13. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8395) Rembaut||1993 TQ23|| align=right|14,4|| align=right|2,236|| align=right|0,097|| align=right|1,89|| align=right|3,343||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8396)||1993 UR2|| align=right|13,9|| align=right|2,257|| align=right|0,079|| align=right|7,09|| align=right|3,390||MBA||19. října 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8397) Chiakitanaka||1993 XO|| align=right|12,3|| align=right|2,585|| align=right|0,176|| align=right|12,96|| align=right|4,156||MBA||8. prosince 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(8398) Rubbia||1993 XY|| align=right|15,5|| align=right|2,325|| align=right|0,166|| align=right|4,96|| align=right|3,545||MBA||12. prosince 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(8399) Wakamatsu||1994 AD|| align=right|14,9|| align=right|2,432|| align=right|0,123|| align=right|1,19|| align=right|3,792||MBA||2. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8400) Tomizo||1994 AQ|| align=right|11,8|| align=right|2,598|| align=right|0,196|| align=right|13,80|| align=right|4,187||MBA||4. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8401) Assirelli||1994 DA|| align=right|14,5|| align=right|2,665|| align=right|0,066|| align=right|9,19|| align=right|4,349||MBA||16. února 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(8402)||1994 GH9|| align=right|13,4|| align=right|2,625|| align=right|0,228|| align=right|11,66|| align=right|4,253||MBA||11. dubna 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8403) Minorushimizu||1994 JG|| align=right|13,2|| align=right|3,001|| align=right|0,091|| align=right|9,50|| align=right|5,199||MBA||6. května 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8404)||1995 AN|| align=right|13,7|| align=right|1,969|| align=right|0,078|| align=right|18,11|| align=right|2,761||MBA||1. ledna 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(8405) Asbolus||1995 GO|| align=right|9,0|| align=right|17,98|| align=right|0,620|| align=right|17,65|| align=right|76,3||CNT||5. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(8406) Iwaokusano||1995 HJ|| align=right|14,2|| align=right|2,378|| align=right|0,150|| align=right|1,57|| align=right|3,667||MBA||20. dubna 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8407) Houlahan||1995 ON|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,129|| align=right|6,98|| align=right|3,471||MBA||25. července 1995||Prescott||P. G. Comba
|-
|(8408) Strom||1995 SX12|| align=right|14,2|| align=right|3,047|| align=right|0,097|| align=right|0,33|| align=right|5,317||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(8409)||1995 WB43|| align=right|12,8|| align=right|3,209|| align=right|0,148|| align=right|4,35|| align=right|5,747||MBA||28. listopadu 1995||Socorro||R. Weber
|-
|(8410) Hiroakiohno||1996 QZ1|| align=right|12,4|| align=right|3,245|| align=right|0,170|| align=right|2,73|| align=right|5,845||MBA||24. srpna 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8411) Celso||1996 TO|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,150|| align=right|3,50|| align=right|3,551||MBA||3. října 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(8412)||1996 TM6|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,195|| align=right|2,23|| align=right|3,681||MBA||7. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8413) Kawakami||1996 TV10|| align=right|13,9|| align=right|2,234|| align=right|0,124|| align=right|5,92|| align=right|3,338||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8414) Atsuko||1996 TW10|| align=right|13,8|| align=right|2,387|| align=right|0,106|| align=right|2,21|| align=right|3,687||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8415)||1996 UT|| align=right|12,1|| align=right|3,208|| align=right|0,172|| align=right|1,39|| align=right|5,746||MBA||16. října 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8416) Okada||1996 VB8|| align=right|14,0|| align=right|2,154|| align=right|0,195|| align=right|3,32|| align=right|3,160||MBA||3. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8417) Lancetaylor||1996 VG8|| align=right|14,0|| align=right|2,212|| align=right|0,194|| align=right|5,81|| align=right|3,290||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8418) Mogamigawa||1996 VS30|| align=right|13,1|| align=right|2,753|| align=right|0,112|| align=right|3,11|| align=right|4,567||MBA||10. listopadu 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(8419) Terumikazumi||1996 VK38|| align=right|12,8|| align=right|2,746|| align=right|0,101|| align=right|7,54|| align=right|4,549||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8420) Angrogna||1996 WQ|| align=right|13,3|| align=right|2,603|| align=right|0,136|| align=right|11,88|| align=right|4,198||MBA||17. listopadu 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(8421) Montanari||1996 XA9|| align=right|14,0|| align=right|2,874|| align=right|0,037|| align=right|2,34|| align=right|4,872||MBA||2. prosince 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(8422) Mohorovičić||1996 XJ26|| align=right|13,8|| align=right|2,962|| align=right|0,124|| align=right|3,08|| align=right|5,096||MBA||5. prosince 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(8423) Macao||1997 AO22|| align=right|13,4|| align=right|3,133|| align=right|0,252|| align=right|2,39|| align=right|5,546||MBA||11. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8424) Toshitsumita||1997 CP|| align=right|13,7|| align=right|2,400|| align=right|0,195|| align=right|3,73|| align=right|3,718||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8425) Zirankexuejijin||1997 CJ29|| align=right|13,5|| align=right|2,265|| align=right|0,067|| align=right|3,66|| align=right|3,408||MBA||14. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8426)||1997 ST|| align=right|13,9|| align=right|2,270|| align=right|0,072|| align=right|3,40|| align=right|3,420||MBA||16. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8427)||1997 TH17|| align=right|12,8|| align=right|3,089|| align=right|0,088|| align=right|10,55|| align=right|5,429||MBA||6. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8428) Okiko||1997 VJ8|| align=right|13,9|| align=right|2,379|| align=right|0,181|| align=right|1,58|| align=right|3,668||MBA||3. listopadu 1997||Geisei||T. Seki
|-
|(8429)||1997 YK4|| align=right|12,5|| align=right|3,093|| align=right|0,131|| align=right|5,86|| align=right|5,439||MBA||23. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8430) Florey||1997 YB5|| align=right|14,1|| align=right|2,809|| align=right|0,102|| align=right|3,67|| align=right|4,707||MBA||25. prosince 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(8431) Haseda||1997 YQ13|| align=right|12,5|| align=right|2,807|| align=right|0,052|| align=right|1,60|| align=right|4,702||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8432) Tamakasuga||1997 YD18|| align=right|13,0|| align=right|3,170|| align=right|0,167|| align=right|2,36|| align=right|5,642||MBA||27. prosince 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(8433) Brachyrhynchus||2561 P-L|| align=right|13,2|| align=right|2,713|| align=right|0,064|| align=right|13,14|| align=right|4,468||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8434) Columbianus||6571 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,971|| align=right|0,250|| align=right|3,13|| align=right|5,121||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8435) Anser||6643 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,221|| align=right|0,170|| align=right|4,80|| align=right|3,308||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8436) Leucopsis||2259 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,097|| align=right|0,122|| align=right|4,20|| align=right|5,449||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8437) Bernicla||3057 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,529|| align=right|0,044|| align=right|2,45|| align=right|4,021||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8438) Marila||4825 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,268|| align=right|0,159|| align=right|3,16|| align=right|3,415||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8439) Albellus||2034 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,157|| align=right|0,143|| align=right|1,00|| align=right|5,608||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8440) Wigeon||1017 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,781|| align=right|0,141|| align=right|7,75|| align=right|4,636||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8441) Lapponica||4008 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,190|| align=right|0,139|| align=right|5,00|| align=right|3,241||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8442) Ostralegus||4237 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,369|| align=right|0,148|| align=right|4,78|| align=right|3,646||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8443) Svecica||4343 T-3|| align=right|12,5|| align=right|2,797|| align=right|0,234|| align=right|10,41|| align=right|4,676||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8444) Popovich||1969 TR1|| align=right|13,7|| align=right|2,269|| align=right|0,269|| align=right|1,95|| align=right|3,416||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(8445) Novotroitskoe||1973 QG2|| align=right|13,2|| align=right|3,047|| align=right|0,205|| align=right|2,84|| align=right|5,317||MBA||31. srpna 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(8446) Tazieff||1973 SB6|| align=right|14,7|| align=right|2,428|| align=right|0,196|| align=right|1,79|| align=right|3,784||MBA||28. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8447)||1974 OE|| align=right|14,1|| align=right|2,312|| align=right|0,118|| align=right|7,14|| align=right|3,514||MBA||16. července 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(8448) Belyakina||1976 UT1|| align=right|14,6|| align=right|2,267|| align=right|0,061|| align=right|4,08|| align=right|3,413||MBA||26. října 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(8449) Maslovets||1977 EO1|| align=right|12,9|| align=right|3,043|| align=right|0,148|| align=right|2,89|| align=right|5,308||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8450) Egorov||1977 QL1|| align=right|12,8|| align=right|2,750|| align=right|0,090|| align=right|4,89|| align=right|4,558||MBA||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8451) Gaidai||1977 RY6|| align=right|13,6|| align=right|2,773|| align=right|0,168|| align=right|9,21|| align=right|4,616||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8452) Clay||1978 WB|| align=right|14,7|| align=right|2,409|| align=right|0,169|| align=right|2,21|| align=right|3,738||MBA||27. listopadu 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(8453)||1981 EQ|| align=right|12,5|| align=right|3,195|| align=right|0,144|| align=right|10,79|| align=right|5,709||MBA||1. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(8454)||1981 EG1|| align=right|13,6|| align=right|2,614|| align=right|0,071|| align=right|3,63|| align=right|4,226||MBA||5. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(8455)||1981 ER6|| align=right|14,2|| align=right|2,643|| align=right|0,188|| align=right|5,15|| align=right|4,296||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8456)||1981 EJ7|| align=right|12,5|| align=right|3,166|| align=right|0,030|| align=right|7,81|| align=right|5,632||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8457)||1981 EO8|| align=right|13,5|| align=right|2,635|| align=right|0,167|| align=right|3,87|| align=right|4,278||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8458)||1981 EY9|| align=right|14,9|| align=right|2,266|| align=right|0,144|| align=right|3,70|| align=right|3,411||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8459)||1981 EQ18|| align=right|13,3|| align=right|3,125|| align=right|0,186|| align=right|1,88|| align=right|5,524||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8460)||1981 EP19|| align=right|14,9|| align=right|2,247|| align=right|0,110|| align=right|3,03|| align=right|3,367||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8461)||1981 EC21|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,173|| align=right|4,91|| align=right|4,313||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8462)||1981 ED22|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,067|| align=right|2,33|| align=right|4,221||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8463)||1981 EM27|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,173|| align=right|2,67|| align=right|5,720||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8464)||1981 EF28|| align=right|13,2|| align=right|2,642|| align=right|0,158|| align=right|10,45|| align=right|4,294||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8465)||1981 EQ31|| align=right|15,0|| align=right|3,167|| align=right|0,153|| align=right|6,39|| align=right|5,634||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8466)||1981 EV34|| align=right|14,8|| align=right|2,585|| align=right|0,221|| align=right|2,46|| align=right|4,154||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8467)||1981 ES35|| align=right|13,3|| align=right|3,207|| align=right|0,056|| align=right|10,49|| align=right|5,741||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8468)||1981 EA40|| align=right|14,0|| align=right|3,186|| align=right|0,179|| align=right|2,82|| align=right|5,686||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8469)||1981 TZ|| align=right|13,7|| align=right|2,801|| align=right|0,164|| align=right|9,19|| align=right|4,687||MBA||5. října 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(8470) Dudinskaya||1982 SA4|| align=right|13,8|| align=right|2,271|| align=right|0,192|| align=right|4,96|| align=right|3,423||MBA||17. září 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8471) Obrant||1983 RX4|| align=right|14,8|| align=right|2,207|| align=right|0,204|| align=right|5,30|| align=right|3,279||MBA||5. září 1983||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8472) Tarroni||1983 TC|| align=right|12,9|| align=right|2,694|| align=right|0,198|| align=right|11,91|| align=right|4,422||MBA||12. října 1983||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(8473)||1984 SS5|| align=right|12,9|| align=right|3,114|| align=right|0,170|| align=right|6,17|| align=right|5,495||MBA||21. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8474) Rettig||1985 GA1|| align=right|13,9|| align=right|2,225|| align=right|0,173|| align=right|5,91|| align=right|3,318||MBA||15. dubna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8475) Vsevoivanov||1985 PC2|| align=right|12,9|| align=right|3,080|| align=right|0,249|| align=right|4,84|| align=right|5,405||MBA||13. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8476)||1986 QT2|| align=right|14,6|| align=right|2,168|| align=right|0,154|| align=right|2,23|| align=right|3,192||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8477) Andrejkiselev||1986 RF7|| align=right|14,5|| align=right|2,204|| align=right|0,161|| align=right|2,17|| align=right|3,271||MBA||6. září 1986||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8478)||1987 DO6|| align=right|12,2|| align=right|3,066|| align=right|0,097|| align=right|7,92|| align=right|5,368||MBA||23. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8479)||1987 HD2|| align=right|13,5|| align=right|2,431|| align=right|0,226|| align=right|1,33|| align=right|3,790||MBA||29. dubna 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8480)||1987 RD1|| align=right|13,3|| align=right|2,670|| align=right|0,182|| align=right|1,90|| align=right|4,362||MBA||13. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8481)||1988 LH|| align=right|13,6|| align=right|3,029|| align=right|0,212|| align=right|5,85|| align=right|5,270||MBA||14. června 1988||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(8482)||1988 RA11|| align=right|13,1|| align=right|3,333|| align=right|0,082|| align=right|3,11|| align=right|6,084||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(8483)||1988 SY1|| align=right|14,1|| align=right|2,391|| align=right|0,081|| align=right|7,42|| align=right|3,696||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(8484)||1988 VM2|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,299|| align=right|12,70|| align=right|4,148||MBA||10. listopadu 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(8485) Satoru||1989 FL|| align=right|13,4|| align=right|2,756|| align=right|0,161|| align=right|8,98|| align=right|4,574||MBA||29. března 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(8486)||1989 QV|| align=right|13,0|| align=right|3,160|| align=right|0,138|| align=right|23,61|| align=right|5,617||MBA||26. srpna 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8487)||1989 SQ|| align=right|13,4|| align=right|2,368|| align=right|0,230|| align=right|4,26|| align=right|3,643||MBA||29. září 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(8488) d'Argens||1989 SR1|| align=right|14,5|| align=right|2,259|| align=right|0,083|| align=right|4,62|| align=right|3,394||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8489) Boulder||1989 TA3|| align=right|13,6|| align=right|3,144|| align=right|0,117|| align=right|5,84|| align=right|5,573||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8490)||1989 TU10|| align=right|14,0|| align=right|2,381|| align=right|0,248|| align=right|6,13|| align=right|3,673||MBA||4. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(8491) Joelle-gilles||1989 YL5|| align=right|14,1|| align=right|2,416|| align=right|0,155|| align=right|1,87|| align=right|3,755||MBA||28. prosince 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(8492) Kikuoka||1990 BZ|| align=right|13,6|| align=right|2,535|| align=right|0,085|| align=right|14,34|| align=right|4,035||MBA||21. ledna 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(8493)||1990 BY1|| align=right|13,8|| align=right|2,478|| align=right|0,166|| align=right|3,11|| align=right|3,900||MBA||30. ledna 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(8494) Edpatvega||1990 OT4|| align=right|13,8|| align=right|2,661|| align=right|0,173|| align=right|11,92|| align=right|4,341||MBA||25. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8495)||1990 QV1|| align=right|13,7|| align=right|2,904|| align=right|0,090|| align=right|3,03|| align=right|4,948||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8496) Jandlsmith||1990 QO3|| align=right|12,2|| align=right|3,127|| align=right|0,081|| align=right|10,61|| align=right|5,528||MBA||16. srpna 1990||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(8497)||1990 RE7|| align=right|13,0|| align=right|2,983|| align=right|0,111|| align=right|10,52|| align=right|5,152||MBA||13. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8498) Ufa||1990 RM17|| align=right|12,3|| align=right|2,997|| align=right|0,116|| align=right|10,26|| align=right|5,188||MBA||15. září 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8499)||1990 SC13|| align=right|12,8|| align=right|2,908|| align=right|0,005|| align=right|0,91|| align=right|4,959||MBA||22. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8500) Hori||1990 TU|| align=right|12,6|| align=right|3,000|| align=right|0,142|| align=right|12,34|| align=right|5,195||MBA||10. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8501) Wachholz||1990 TK8|| align=right|12,5|| align=right|3,027|| align=right|0,063|| align=right|10,82|| align=right|5,265||MBA||13. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(8502) Bauhaus||1990 TR12|| align=right|12,6|| align=right|2,989|| align=right|0,104|| align=right|9,46|| align=right|5,166||MBA||14. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(8503) Masakatsu||1990 WX3|| align=right|14,1|| align=right|2,208|| align=right|0,170|| align=right|6,70|| align=right|3,281||MBA||21. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8504)||1990 YC|| align=right|14,0|| align=right|2,218|| align=right|0,161|| align=right|2,77|| align=right|3,303||MBA||17. prosince 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8505)||1990 YK|| align=right|14,6|| align=right|2,245|| align=right|0,157|| align=right|2,30|| align=right|3,364||MBA||19. prosince 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8506)||1991 CN|| align=right|14,0|| align=right|2,274|| align=right|0,073|| align=right|3,98|| align=right|3,428||MBA||5. února 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(8507)||1991 CB1|| align=right|17,8|| align=right|1,687|| align=right|0,595|| align=right|14,59|| align=right|2,191||APL||15. února 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(8508)||1991 CU1|| align=right|13,9|| align=right|2,286|| align=right|0,133|| align=right|3,88|| align=right|3,456||MBA||14. února 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8509)||1991 FV2|| align=right|14,0|| align=right|2,338|| align=right|0,182|| align=right|4,90|| align=right|3,575||MBA||20. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8510)||1991 PT8|| align=right|13,7|| align=right|2,982|| align=right|0,119|| align=right|11,80|| align=right|5,149||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8511)||1991 PY10|| align=right|13,0|| align=right|2,771|| align=right|0,154|| align=right|9,16|| align=right|4,611||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8512)||1991 PC11|| align=right|12,7|| align=right|2,664|| align=right|0,164|| align=right|7,19|| align=right|4,348||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8513)||1991 PK11|| align=right|12,6|| align=right|2,745|| align=right|0,179|| align=right|6,84|| align=right|4,547||MBA||9. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8514)||1991 PK15|| align=right|13,7|| align=right|2,582|| align=right|0,233|| align=right|3,91|| align=right|4,147||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8515) Corvan||1991 RJ|| align=right|12,9|| align=right|2,621|| align=right|0,164|| align=right|13,21|| align=right|4,242||MBA||4. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8516) Hyakkai||1991 TW1|| align=right|13,2|| align=right|2,755|| align=right|0,163|| align=right|5,87|| align=right|4,573||MBA||13. října 1991||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(8517)||1992 BB5|| align=right|12,4|| align=right|3,184|| align=right|0,208|| align=right|6,90|| align=right|5,682||MBA||28. ledna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8518)||1992 DM6|| align=right|12,3|| align=right|3,113|| align=right|0,172|| align=right|2,26|| align=right|5,491||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8519)||1992 DB10|| align=right|13,8|| align=right|3,246|| align=right|0,070|| align=right|5,98|| align=right|5,846||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8520)||1992 EC12|| align=right|12,9|| align=right|3,198|| align=right|0,053|| align=right|12,26|| align=right|5,718||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8521) Boulainvilliers||1992 GF4|| align=right|14,6|| align=right|2,223|| align=right|0,182|| align=right|6,56|| align=right|3,313||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8522)||1992 ML|| align=right|14,2|| align=right|2,264|| align=right|0,153|| align=right|1,82|| align=right|3,406||MBA||25. června 1992||Palomar||G. J. Leonard
|-
|(8523) Bouillabaisse||1992 PX|| align=right|14,5|| align=right|2,352|| align=right|0,128|| align=right|4,54|| align=right|3,606||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(8524) Paoloruffini||1992 RJ3|| align=right|14,5|| align=right|2,370|| align=right|0,109|| align=right|7,21|| align=right|3,648||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8525) Nielsabel||1992 RZ5|| align=right|14,3|| align=right|2,405|| align=right|0,165|| align=right|3,07|| align=right|3,730||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8526) Takeuchiyukou||1992 SM12|| align=right|13,8|| align=right|2,386|| align=right|0,140|| align=right|6,22|| align=right|3,685||MBA||23. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8527) Katayama||1992 SV12|| align=right|14,2|| align=right|2,260|| align=right|0,183|| align=right|7,42|| align=right|3,397||MBA||28. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8528)||1992 SC24|| align=right|13,4|| align=right|2,385|| align=right|0,122|| align=right|6,12|| align=right|3,683||MBA||29. září 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8529) Sinzi||1992 UH2|| align=right|14,0|| align=right|2,443|| align=right|0,145|| align=right|5,61|| align=right|3,818||MBA||19. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8530) Korbokkur||1992 UK5|| align=right|13,5|| align=right|2,325|| align=right|0,261|| align=right|5,16|| align=right|3,544||MBA||25. října 1992||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(8531) Mineosaito||1992 WX2|| align=right|13,0|| align=right|2,630|| align=right|0,119|| align=right|3,27|| align=right|4,264||MBA||16. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8532)||1992 YW3|| align=right|12,3|| align=right|2,799|| align=right|0,213|| align=right|12,03|| align=right|4,683||MBA||29. prosince 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(8533) Oohira||1993 BM|| align=right|12,9|| align=right|2,764|| align=right|0,087|| align=right|8,51|| align=right|4,594||MBA||20. ledna 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(8534) Knutsson||1993 FJ10|| align=right|12,7|| align=right|2,883|| align=right|0,045|| align=right|2,98|| align=right|4,895||MBA||17. března 1993||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(8535) Pellesvanslös||1993 FH22|| align=right|12,8|| align=right|3,156|| align=right|0,152|| align=right|00,59|| align=right|5,606||MBA||21. března 1993||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(8536) Mõ ns||1993 FK23|| align=right|12,8|| align=right|3,014|| align=right|0,081|| align=right|8,52|| align=right|5,233||MBA||21. března 1993||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(8537) Billochbull||1993 FG24|| align=right|12,3|| align=right|3,042|| align=right|0,096|| align=right|9,95|| align=right|5,306||MBA||21. března 1993||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(8538) Gammelmaja||1993 FR26|| align=right|11,8|| align=right|3,016|| align=right|0,084|| align=right|9,37|| align=right|5,238||MBA||21. března 1993||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(8539) Laban||1993 FT32|| align=right|12,9|| align=right|2,939|| align=right|0,091|| align=right|3,15|| align=right|5,037||MBA||19. března 1993||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(8540)||1993 FK80|| align=right|13,4|| align=right|3,125|| align=right|0,211|| align=right|4,72|| align=right|5,522||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8541) Schalkenmehren||1993 TZ32|| align=right|15,1|| align=right|2,180|| align=right|0,050|| align=right|2,78|| align=right|3,219||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8542)||1993 VB2|| align=right|14,3|| align=right|2,312|| align=right|0,088|| align=right|2,07|| align=right|3,515||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8543) Tsunemi||1993 XO1|| align=right|13,8|| align=right|2,256|| align=right|0,165|| align=right|4,29|| align=right|3,387||MBA||15. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8544) Sigenori||1993 YE|| align=right|14,4|| align=right|2,308|| align=right|0,087|| align=right|00,96|| align=right|3,506||MBA||17. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8545) McGee||1994 AM1|| align=right|14,8|| align=right|2,355|| align=right|0,125|| align=right|5,85|| align=right|3,613||MBA||2. ledna 1994||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(8546) Kenmotsu||1994 AH3|| align=right|13,5|| align=right|2,404|| align=right|0,049|| align=right|4,41|| align=right|3,727||MBA||13. ledna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8547)||1994 CQ|| align=right|14,7|| align=right|2,374|| align=right|0,164|| align=right|1,78|| align=right|3,657||MBA||4. února 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8548) Sumizihara||1994 ER3|| align=right|13,4|| align=right|2,593|| align=right|0,255|| align=right|7,61|| align=right|4,175||MBA||14. března 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8549) Alcide||1994 FS|| align=right|14,2|| align=right|2,438|| align=right|0,185|| align=right|1,88|| align=right|3,807||MBA||30. března 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(8550) Hesiodos||1994 PV24|| align=right|12,0|| align=right|3,943|| align=right|0,260|| align=right|2,89|| align=right|7,829||HLD||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8551) Daitarabochi||1994 VC7|| align=right|10,8|| align=right|3,988|| align=right|0,157|| align=right|14,22|| align=right|7,964||HLD||11. listopadu 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(8552) Hyoichi||1995 HE|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,181|| align=right|4,37|| align=right|4,678||MBA||20. dubna 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(8553) Bradsmith||1995 HG|| align=right|13,9|| align=right|2,248|| align=right|0,127|| align=right|5,46|| align=right|3,371||MBA||20. dubna 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8554) Gabreta||1995 KH|| align=right|15,7|| align=right|2,214|| align=right|0,092|| align=right|1,93|| align=right|3,294||MBA||25. května 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(8555) Mirimao||1995 LD|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,071|| align=right|6,01|| align=right|3,619||MBA||3. června 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|(8556) Jana||1995 NB|| align=right|13,4|| align=right|2,906|| align=right|0,363|| align=right|5,37|| align=right|4,954||MBA||7. července 1995||Kleť||Z. Moravec
|-
|(8557) Šaroun||1995 OK|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,140|| align=right|6,97|| align=right|3,503||MBA||23. července 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(8558) Hack||1995 PC|| align=right|14,9|| align=right|3,129|| align=right|0,209|| align=right|00,29|| align=right|5,533||MBA||1. srpna 1995||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(8559)||1995 QM2|| align=right|13,1|| align=right|2,770|| align=right|0,101|| align=right|4,58|| align=right|4,610||MBA||25. srpna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8560) Tsubaki||1995 SD5|| align=right|12,3|| align=right|2,959|| align=right|0,071|| align=right|13,41|| align=right|5,088||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8561)||1995 SO29|| align=right|13,3|| align=right|3,111|| align=right|0,214|| align=right|2,05|| align=right|5,485||MBA||26. září 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(8562)||1995 SK53|| align=right|13,1|| align=right|2,920|| align=right|0,138|| align=right|10,62|| align=right|4,990||MBA||28. září 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8563)||1995 US|| align=right|11,9|| align=right|2,972|| align=right|0,121|| align=right|21,53|| align=right|5,123||MBA||19. října 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(8564) Anomalocaris||1995 UL3|| align=right|12,2|| align=right|3,252|| align=right|0,114|| align=right|12,21|| align=right|5,862||MBA||17. října 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8565)||1995 WB6|| align=right|13,2|| align=right|2,789|| align=right|0,151|| align=right|8,56|| align=right|4,656||MBA||24. listopadu 1995||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(8566)||1996 EN|| align=right|16,5|| align=right|1,507|| align=right|0,431|| align=right|37,97|| align=right|1,850||APL PHA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(8567)||1996 HW1|| align=right|15,3|| align=right|2,047|| align=right|0,450|| align=right|8,44|| align=right|2,928||AMR||23. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(8568) Larrywilson||1996 RU2|| align=right|15,6|| align=right|2,158|| align=right|0,101|| align=right|00,88|| align=right|3,169||MBA||10. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(8569) Mameli||1996 TG|| align=right|14,5|| align=right|2,228|| align=right|0,128|| align=right|3,41|| align=right|3,325||MBA||1. října 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(8570)||1996 TN10|| align=right|12,7|| align=right|2,986|| align=right|0,097|| align=right|9,61|| align=right|5,159||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8571) Taniguchi||1996 UX|| align=right|13,0|| align=right|2,853|| align=right|0,073|| align=right|00,99|| align=right|4,819||MBA||20. října 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8572) Nijo||1996 UG1|| align=right|14,8|| align=right|2,213|| align=right|0,187|| align=right|5,25|| align=right|3,292||MBA||19. října 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(8573) Ivanka||1996 VQ|| align=right|12,4|| align=right|2,979|| align=right|0,134|| align=right|13,55|| align=right|5,141||MBA||4. listopadu 1996||Kleť||Z. Moravec
|-
|(8574)||1996 VC2|| align=right|14,7|| align=right|2,145|| align=right|0,183|| align=right|1,24|| align=right|3,142||MBA||6. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8575) Seishitakeuchi||1996 VL8|| align=right|14,4|| align=right|2,222|| align=right|0,216|| align=right|4,01|| align=right|3,311||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8576)||1996 VN8|| align=right|14,9|| align=right|2,381|| align=right|0,207|| align=right|3,04|| align=right|3,674||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8577) Choseikomori||1996 VX8|| align=right|13,5|| align=right|2,329|| align=right|0,199|| align=right|6,39|| align=right|3,553||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8578)||1996 WZ|| align=right|12,2|| align=right|3,002|| align=right|0,097|| align=right|11,02|| align=right|5,200||MBA||19. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8579)||1996 XV19|| align=right|13,6|| align=right|2,482|| align=right|0,192|| align=right|1,94|| align=right|3,908||MBA||11. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8580) Pinsky||1996 XZ25|| align=right|13,0|| align=right|3,114|| align=right|0,137|| align=right|12,13|| align=right|5,494||MBA||14. prosince 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(8581) Johnen||1996 YO2|| align=right|13,4|| align=right|2,837|| align=right|0,044|| align=right|3,20|| align=right|4,777||MBA||28. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(8582)||1997 AY|| align=right|12,0|| align=right|3,126|| align=right|0,217|| align=right|4,12|| align=right|5,527||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8583) Froberger||1997 AK6|| align=right|14,0|| align=right|3,184|| align=right|0,148|| align=right|1,55|| align=right|5,681||MBA||8. ledna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(8584)||1997 AN22|| align=right|12,2|| align=right|3,026|| align=right|0,075|| align=right|9,21|| align=right|5,264||MBA||11. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8585) Purpurea||2025 P-L|| align=right|12,9|| align=right|3,206|| align=right|0,177|| align=right|9,55|| align=right|5,741||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8586) Epops||2563 P-L|| align=right|12,7|| align=right|3,211|| align=right|0,133|| align=right|1,74|| align=right|5,754||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8587) Ruficollis||3078 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,351|| align=right|0,093|| align=right|5,23|| align=right|3,603||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8588) Avosetta||4025 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,213|| align=right|0,067|| align=right|7,54|| align=right|3,291||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8589) Stellaris||4068 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,206|| align=right|0,073|| align=right|3,19|| align=right|3,275||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8590) Pygargus||6533 P-L|| align=right|13,2|| align=right|3,220|| align=right|0,129|| align=right|1,88|| align=right|5,778||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8591) Excubitor||6543 P-L|| align=right|12,8|| align=right|3,165|| align=right|0,184|| align=right|2,09|| align=right|5,630||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8592) Rubetra||1188 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,256|| align=right|0,132|| align=right|6,19|| align=right|3,388||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8593) Angustirostris||2186 T-1|| align=right|12,5|| align=right|3,095|| align=right|0,118|| align=right|12,64|| align=right|5,444||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8594) Albifrons||2245 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,460|| align=right|0,149|| align=right|3,36|| align=right|3,858||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8595) Dougallii||3233 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,753|| align=right|0,136|| align=right|7,33|| align=right|4,566||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8596) Alchata||1298 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,222|| align=right|0,072|| align=right|5,41|| align=right|3,313||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8597) Sandvicensis||2045 T-2|| align=right|13,1|| align=right|2,687|| align=right|0,154|| align=right|12,64|| align=right|4,403||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8598) Tetrix||2202 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,151|| align=right|0,143|| align=right|00,56|| align=right|5,592||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8599) Riparia||2277 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,715|| align=right|0,098|| align=right|3,47|| align=right|4,472||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8600) Arundinaceus||3060 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,443|| align=right|0,157|| align=right|2,96|| align=right|3,817||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8601) Ciconia||3155 T-2|| align=right|13,0|| align=right|3,162|| align=right|0,109|| align=right|6,42|| align=right|5,622||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8602) Oedicnemus||2480 T-3|| align=right|13,4|| align=right|2,402|| align=right|0,131|| align=right|8,09|| align=right|3,722||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8603) Senator||3134 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,149|| align=right|0,197|| align=right|3,68|| align=right|3,149||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8604)||1929 PK|| align=right|14,2|| align=right|2,227|| align=right|0,220|| align=right|4,41|| align=right|3,322||MBA||12. srpna 1929||Mt. Hamilton||C. J. Krieger
|-
|(8605)||1968 OH|| align=right|13,2|| align=right|2,706|| align=right|0,173|| align=right|11,36|| align=right|4,451||MBA||18. července 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(8606)||1971 UG|| align=right|11,7|| align=right|2,851|| align=right|0,050|| align=right|11,86|| align=right|4,813||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(8607)||1971 UT|| align=right|14,3|| align=right|2,344|| align=right|0,132|| align=right|5,29|| align=right|3,587||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(8608)||1976 YO2|| align=right|14,4|| align=right|2,269|| align=right|0,136|| align=right|11,09|| align=right|3,417||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(8609) Shuvalov||1977 QH3|| align=right|13,3|| align=right|2,412|| align=right|0,288|| align=right|9,13|| align=right|3,746||MBA||22. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8610) Goldhaber||1977 UD|| align=right|13,8|| align=right|2,427|| align=right|0,168|| align=right|4,00|| align=right|3,781||MBA||22. října 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(8611)||1977 UM4|| align=right|13,9|| align=right|2,382|| align=right|0,221|| align=right|2,57|| align=right|3,676||MBA||18. října 1977||Palomar||S. J. Bus
|-
|(8612) Burov||1978 SS7|| align=right|14,8|| align=right|2,357|| align=right|0,204|| align=right|4,75|| align=right|3,619||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8613)||1978 VE10|| align=right|13,7|| align=right|3,146|| align=right|0,222|| align=right|1,81|| align=right|5,579||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8614)||1978 VP11|| align=right|12,7|| align=right|3,159|| align=right|0,189|| align=right|3,11|| align=right|5,613||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8615)||1979 MB2|| align=right|13,4|| align=right|2,546|| align=right|0,277|| align=right|5,75|| align=right|4,061||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8616) Fogelquist||1980 FY4|| align=right|14,5|| align=right|2,332|| align=right|0,174|| align=right|5,25|| align=right|3,560||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(8617)||1980 PW|| align=right|14,0|| align=right|2,424|| align=right|0,214|| align=right|4,03|| align=right|3,774||MBA||6. srpna 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(8618)||1981 DX|| align=right|12,7|| align=right|3,199|| align=right|0,015|| align=right|7,10|| align=right|5,721||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8619)||1981 EH1|| align=right|12,5|| align=right|3,125|| align=right|0,171|| align=right|6,92|| align=right|5,523||MBA||6. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(8620)||1981 EK5|| align=right|13,6|| align=right|3,168|| align=right|0,125|| align=right|6,71|| align=right|5,637||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8621)||1981 EK7|| align=right|13,5|| align=right|3,151|| align=right|0,149|| align=right|4,32|| align=right|5,594||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8622)||1981 EM8|| align=right|12,9|| align=right|3,101|| align=right|0,173|| align=right|3,87|| align=right|5,460||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8623)||1981 EQ9|| align=right|13,9|| align=right|3,147|| align=right|0,112|| align=right|4,83|| align=right|5,583||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8624)||1981 ES9|| align=right|13,4|| align=right|3,166|| align=right|0,033|| align=right|9,09|| align=right|5,632||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8625)||1981 EX15|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,081|| align=right|3,63|| align=right|4,204||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8626)||1981 EC18|| align=right|14,3|| align=right|3,174|| align=right|0,092|| align=right|6,18|| align=right|5,655||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8627)||1981 EU20|| align=right|14,4|| align=right|2,596|| align=right|0,103|| align=right|1,04|| align=right|4,181||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8628)||1981 EX21|| align=right|12,7|| align=right|2,650|| align=right|0,198|| align=right|12,35|| align=right|4,314||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8629)||1981 EU26|| align=right|13,7|| align=right|3,159|| align=right|0,168|| align=right|5,44|| align=right|5,614||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8630)||1981 EY35|| align=right|14,4|| align=right|2,283|| align=right|0,142|| align=right|3,89|| align=right|3,448||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8631)||1981 EK41|| align=right|14,9|| align=right|2,257|| align=right|0,034|| align=right|5,98|| align=right|3,389||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8632) Egleston||1981 FR|| align=right|13,8|| align=right|2,621|| align=right|0,159|| align=right|12,18|| align=right|4,242||MBA||28. března 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(8633)||1981 FC1|| align=right|13,0|| align=right|3,141|| align=right|0,173|| align=right|8,90|| align=right|5,567||MBA||16. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8634) Neubauer||1981 GG|| align=right|13,7|| align=right|2,650|| align=right|0,179|| align=right|14,15|| align=right|4,313||MBA||5. dubna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8635) Yuriosipov||1985 PG2|| align=right|14,0|| align=right|2,436|| align=right|0,173|| align=right|3,90|| align=right|3,801||MBA||13. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8636) Malvina||1985 UH2|| align=right|14,0|| align=right|2,343|| align=right|0,105|| align=right|3,19|| align=right|3,585||MBA||17. října 1985||Caussols||CERGA
|-
|(8637)||1986 CS1|| align=right|15,2|| align=right|2,435|| align=right|0,143|| align=right|3,08|| align=right|3,798||MBA||6. února 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8638)||1986 QY|| align=right|12,9|| align=right|2,737|| align=right|0,149|| align=right|5,08|| align=right|4,526||MBA||26. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8639)||1986 VB1|| align=right|14,9|| align=right|2,229|| align=right|0,140|| align=right|5,14|| align=right|3,326||MBA||3. listopadu 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8640) Ritaschulz||1986 VX5|| align=right|13,1|| align=right|2,748|| align=right|0,140|| align=right|5,53|| align=right|4,554||MBA||6. listopadu 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8641)||1987 BM1|| align=right|12,7|| align=right|3,009|| align=right|0,116|| align=right|14,48|| align=right|5,218||MBA||27. ledna 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(8642)||1988 RZ11|| align=right|12,8|| align=right|3,159|| align=right|0,311|| align=right|5,28|| align=right|5,613||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(8643) Quercus||1988 SC|| align=right|13,2|| align=right|2,569|| align=right|0,157|| align=right|12,98|| align=right|4,118||MBA||16. září 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(8644) Betulapendula||1988 SD|| align=right|13,7|| align=right|2,376|| align=right|0,173|| align=right|5,31|| align=right|3,663||MBA||16. září 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(8645)||1988 TN|| align=right|13,1|| align=right|2,432|| align=right|0,061|| align=right|5,29|| align=right|3,793||MBA||5. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8646)||1988 TB1|| align=right|14,4|| align=right|2,433|| align=right|0,150|| align=right|4,98|| align=right|3,794||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8647) Populus||1989 RG|| align=right|13,9|| align=right|2,277|| align=right|0,166|| align=right|3,92|| align=right|3,434||MBA||2. září 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(8648) Salix||1989 RJ|| align=right|14,0|| align=right|2,261|| align=right|0,242|| align=right|3,69|| align=right|3,399||MBA||2. září 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(8649) Juglans||1989 SS2|| align=right|15,2|| align=right|2,207|| align=right|0,113|| align=right|5,90|| align=right|3,278||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8650)||1989 TJ2|| align=right|14,2|| align=right|2,276|| align=right|0,132|| align=right|4,96|| align=right|3,433||MBA||5. října 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(8651) Alineraynal||1989 YU5|| align=right|14,5|| align=right|2,294|| align=right|0,279|| align=right|2,04|| align=right|3,474||MBA||29. prosince 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(8652) Acacia||1990 EA5|| align=right|14,0|| align=right|2,468|| align=right|0,171|| align=right|1,86|| align=right|3,877||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8653)||1990 KE|| align=right|13,0|| align=right|2,611|| align=right|0,108|| align=right|14,95|| align=right|4,219||MBA||20. května 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8654)||1990 KC1|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,091|| align=right|14,44|| align=right|4,116||MBA||20. května 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8655)||1990 QJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,228|| align=right|0,163|| align=right|4,59|| align=right|3,324||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8656) Cupressus||1990 QY8|| align=right|13,4|| align=right|2,919|| align=right|0,124|| align=right|3,98|| align=right|4,987||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8657) Cedrus||1990 QE9|| align=right|13,5|| align=right|2,870|| align=right|0,064|| align=right|1,73|| align=right|4,860||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8658)||1990 RG3|| align=right|12,9|| align=right|2,878|| align=right|0,059|| align=right|1,80|| align=right|4,881||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8659)||1990 SE11|| align=right|12,9|| align=right|2,782|| align=right|0,152|| align=right|8,33|| align=right|4,639||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8660) Sano||1990 TM1|| align=right|10,9|| align=right|3,259|| align=right|0,044|| align=right|6,64|| align=right|5,881||MBA||15. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8661) Ratzinger||1990 TA13|| align=right|12,6|| align=right|3,006|| align=right|0,042|| align=right|10,57|| align=right|5,211||MBA||14. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(8662)||1990 UT10|| align=right|13,0|| align=right|2,997|| align=right|0,160|| align=right|1,31|| align=right|5,186||MBA||22. října 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8663)||1991 DJ1|| align=right|14,0|| align=right|2,248|| align=right|0,113|| align=right|5,82|| align=right|3,370||MBA||18. února 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8664)||1991 GR1|| align=right|14,1|| align=right|2,367|| align=right|0,097|| align=right|7,08|| align=right|3,640||MBA||10. dubna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8665) Daun-Eifel||1991 GA9|| align=right|14,5|| align=right|2,357|| align=right|0,083|| align=right|5,57|| align=right|3,619||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8666) Reuter||1991 GG10|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,145|| align=right|4,04|| align=right|3,441||MBA||9. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8667) Fontane||1991 GH10|| align=right|14,3|| align=right|2,417|| align=right|0,103|| align=right|6,84|| align=right|3,756||MBA||9. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8668)||1991 HM|| align=right|13,7|| align=right|2,423|| align=right|0,098|| align=right|11,09|| align=right|3,772||MBA||16. dubna 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(8669)||1991 NS1|| align=right|13,9|| align=right|2,433|| align=right|0,176|| align=right|6,63|| align=right|3,794||MBA||13. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8670)||1991 OM1|| align=right|13,5|| align=right|2,391|| align=right|0,204|| align=right|1,54|| align=right|3,697||MBA||18. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8671)||1991 PW|| align=right|14,5|| align=right|2,450|| align=right|0,215|| align=right|3,46|| align=right|3,834||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8672) Morse||1991 PW16|| align=right|14,4|| align=right|2,457|| align=right|0,161|| align=right|3,40|| align=right|3,852||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8673)||1991 RN5|| align=right|13,5|| align=right|2,728|| align=right|0,071|| align=right|5,70|| align=right|4,506||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8674)||1991 VA1|| align=right|12,3|| align=right|3,227|| align=right|0,112|| align=right|10,24|| align=right|5,796||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8675)||1991 YZ|| align=right|12,6|| align=right|3,016|| align=right|0,042|| align=right|10,05|| align=right|5,238||MBA||30. prosince 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8676) Lully||1992 CT2|| align=right|13,1|| align=right|3,046|| align=right|0,137|| align=right|3,44|| align=right|5,316||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8677) Charlier||1992 ES5|| align=right|13,0|| align=right|2,982|| align=right|0,097|| align=right|10,65|| align=right|5,148||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8678) Bäl||1992 ER6|| align=right|13,1|| align=right|3,164|| align=right|0,107|| align=right|5,81|| align=right|5,626||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8679) Tingstäde||1992 EG8|| align=right|13,1|| align=right|3,033|| align=right|0,179|| align=right|00,78|| align=right|5,281||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8680) Rone||1992 EJ9|| align=right|13,1|| align=right|3,136|| align=right|0,161|| align=right|5,92|| align=right|5,552||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8681) Burs||1992 EN9|| align=right|12,7|| align=right|3,050|| align=right|0,173|| align=right|2,57|| align=right|5,327||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8682) Kräklingbo||1992 ER9|| align=right|13,0|| align=right|3,149|| align=right|0,142|| align=right|00,99|| align=right|5,588||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8683) Sjölander||1992 EE13|| align=right|13,7|| align=right|3,207|| align=right|0,156|| align=right|8,10|| align=right|5,741||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8684) Reichwein||1992 FO3|| align=right|15,1|| align=right|2,166|| align=right|0,043|| align=right|1,24|| align=right|3,187||MBA||30. března 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8685) Fauré||1992 GG3|| align=right|14,6|| align=right|2,208|| align=right|0,046|| align=right|00,90|| align=right|3,279||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8686) Akenside||1992 OX1|| align=right|14,0|| align=right|2,278|| align=right|0,095|| align=right|7,70|| align=right|3,438||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8687) Caussols||1992 PV|| align=right|15,0|| align=right|2,319|| align=right|0,072|| align=right|2,52|| align=right|3,531||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(8688) Delaunay||1992 PV1|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,174|| align=right|4,45|| align=right|3,426||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(8689)||1992 PU3|| align=right|14,9|| align=right|2,250|| align=right|0,163|| align=right|2,12|| align=right|3,375||MBA||5. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8690) Swindle||1992 SW3|| align=right|15,2|| align=right|2,391|| align=right|0,171|| align=right|1,91|| align=right|3,697||MBA||24. září 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(8691) Etsuko||1992 UZ1|| align=right|13,9|| align=right|2,446|| align=right|0,154|| align=right|5,50|| align=right|3,825||MBA||21. října 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(8692)||1992 WH|| align=right|13,9|| align=right|2,354|| align=right|0,128|| align=right|5,21|| align=right|3,612||MBA||16. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8693) Matsuki||1992 WH1|| align=right|12,8|| align=right|2,408|| align=right|0,158|| align=right|6,94|| align=right|3,736||MBA||16. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8694)||1993 CO|| align=right|11,9|| align=right|2,922|| align=right|0,077|| align=right|2,56|| align=right|4,993||MBA||10. února 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8695) Bergvall||1993 FW8|| align=right|14,2|| align=right|2,888|| align=right|0,049|| align=right|2,87|| align=right|4,907||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8696) Kjeriksson||1993 FM16|| align=right|13,3|| align=right|3,241|| align=right|0,122|| align=right|6,01|| align=right|5,834||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8697) Olofsson||1993 FT23|| align=right|13,4|| align=right|3,106|| align=right|0,162|| align=right|00,98|| align=right|5,473||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8698) Bertilpettersson||1993 FT41|| align=right|13,0|| align=right|2,847|| align=right|0,060|| align=right|1,64|| align=right|4,802||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8699)||1993 FO48|| align=right|14,1|| align=right|2,892|| align=right|0,112|| align=right|00,21|| align=right|4,917||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8700) Gevaert||1993 JL1|| align=right|13,2|| align=right|3,186|| align=right|0,159|| align=right|1,05|| align=right|5,686||MBA||14. května 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8701)||1993 LG2|| align=right|12,7|| align=right|3,169|| align=right|0,137|| align=right|6,73|| align=right|5,640||MBA||15. června 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8702)||1993 VX3|| align=right|14,0|| align=right|2,210|| align=right|0,100|| align=right|4,56|| align=right|3,285||MBA||14. listopadu 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(8703) Nakanotadao||1993 XP1|| align=right|14,4|| align=right|2,327|| align=right|0,043|| align=right|5,02|| align=right|3,549||MBA||15. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8704) Sadakane||1993 YJ|| align=right|14,7|| align=right|2,179|| align=right|0,182|| align=right|3,49|| align=right|3,216||MBA||17. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8705)||1994 AL3|| align=right|14,1|| align=right|2,337|| align=right|0,056|| align=right|6,36|| align=right|3,572||MBA||8. ledna 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(8706)||1994 CM|| align=right|13,1|| align=right|2,847|| align=right|0,089|| align=right|8,62|| align=right|4,803||MBA||3. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8707)||1994 CE2|| align=right|13,9|| align=right|2,372|| align=right|0,056|| align=right|00,58|| align=right|3,652||MBA||12. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8708)||1994 DD|| align=right|13,5|| align=right|2,664|| align=right|0,150|| align=right|2,94|| align=right|4,348||MBA||17. února 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(8709) Kadlu||1994 JF1|| align=right|16,9|| align=right|2,535|| align=right|0,485|| align=right|3,51|| align=right|4,036||MBA||14. května 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8710) Hawley||1994 JK9|| align=right|13,9|| align=right|2,611|| align=right|0,160|| align=right|15,17|| align=right|4,219||MBA||15. května 1994||Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(8711)||1994 LL|| align=right|13,5|| align=right|2,701|| align=right|0,061|| align=right|27,19|| align=right|4,438||MBA||5. června 1994||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(8712) Suzuko||1994 TH2|| align=right|12,1|| align=right|3,138|| align=right|0,135|| align=right|2,54|| align=right|5,558||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8713) Azusa||1995 BT2|| align=right|13,6|| align=right|2,254|| align=right|0,128|| align=right|3,92|| align=right|3,384||MBA||26. ledna 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8714)||1995 OT|| align=right|14,2|| align=right|2,282|| align=right|0,205|| align=right|4,15|| align=right|3,447||MBA||24. července 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8715)||1995 OX1|| align=right|14,2|| align=right|2,343|| align=right|0,221|| align=right|6,03|| align=right|3,585||MBA||26. července 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8716) Ginestra||1995 SB2|| align=right|13,1|| align=right|3,150|| align=right|0,118|| align=right|12,85|| align=right|5,590||MBA||23. září 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(8717)||1995 SN29|| align=right|13,0|| align=right|3,186|| align=right|0,196|| align=right|1,72|| align=right|5,685||MBA||26. září 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(8718)||1995 UC8|| align=right|13,1|| align=right|3,059|| align=right|0,175|| align=right|7,04|| align=right|5,349||MBA||27. října 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8719) Vesmír||1995 VR|| align=right|13,7|| align=right|2,643|| align=right|0,204|| align=right|11,88|| align=right|4,297||MBA||11. listopadu 1995||Kleť||Klet
|-
|(8720) Takamizawa||1995 WE1|| align=right|13,3|| align=right|3,085|| align=right|0,118|| align=right|4,55|| align=right|5,418||MBA||16. listopadu 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(8721) AMOS||1996 AO3|| align=right|11,2|| align=right|3,905|| align=right|0,042|| align=right|5,40|| align=right|7,716||HLD||14. ledna 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(8722) Schirra||1996 QU1|| align=right|13,9|| align=right|2,388|| align=right|0,301|| align=right|5,87|| align=right|3,690||MBA||19. srpna 1996||Granville||R. G. Davis
|-
|(8723) Azumayama||1996 SL7|| align=right|14,8|| align=right|2,281|| align=right|0,132|| align=right|6,19|| align=right|3,445||MBA||23. září 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(8724)||1996 SK8|| align=right|14,2|| align=right|2,396|| align=right|0,204|| align=right|2,12|| align=right|3,708||MBA||17. září 1996||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(8725) Keiko||1996 TG5|| align=right|14,4|| align=right|2,155|| align=right|0,110|| align=right|2,47|| align=right|3,163||MBA||5. října 1996||Yatsuka||H. Abe
|-
|(8726)||1996 VP5|| align=right|12,4|| align=right|3,169|| align=right|0,075|| align=right|8,72|| align=right|5,641||MBA||14. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8727)||1996 VZ7|| align=right|14,2|| align=right|2,315|| align=right|0,127|| align=right|4,17|| align=right|3,521||MBA||3. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8728) Mimatsu||1996 VF9|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,220|| align=right|3,03|| align=right|3,649||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8729) Descour||1996 VZ12|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,034|| align=right|2,65|| align=right|3,756||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(8730) Iidesan||1996 VT30|| align=right|14,0|| align=right|2,368|| align=right|0,223|| align=right|1,25|| align=right|3,643||MBA||10. listopadu 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(8731)||1996 WY|| align=right|14,4|| align=right|2,311|| align=right|0,123|| align=right|7,32|| align=right|3,512||MBA||19. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8732) Champion||1996 XR25|| align=right|14,0|| align=right|2,290|| align=right|0,094|| align=right|4,68|| align=right|3,464||MBA||8. prosince 1996||Geisei||T. Seki
|-
|(8733)||1996 YB1|| align=right|13,3|| align=right|2,791|| align=right|0,082|| align=right|2,73|| align=right|4,661||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8734) Warner||1997 AA|| align=right|13,6|| align=right|2,869|| align=right|0,054|| align=right|3,34|| align=right|4,859||MBA||1. ledna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(8735)||1997 AA1|| align=right|12,7|| align=right|3,203|| align=right|0,206|| align=right|1,95|| align=right|5,732||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8736)||1997 AD7|| align=right|13,2|| align=right|2,479|| align=right|0,263|| align=right|2,79|| align=right|3,903||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8737)||1997 AL13|| align=right|12,0|| align=right|3,123|| align=right|0,109|| align=right|11,55|| align=right|5,517||MBA||11. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8738) Saji||1997 AQ16|| align=right|14,9|| align=right|2,224|| align=right|0,232|| align=right|00,34|| align=right|3,316||MBA||5. ledna 1997||Saji||Saji
|-
|(8739)||1997 BE3|| align=right|12,3|| align=right|3,120|| align=right|0,250|| align=right|4,73|| align=right|5,510||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8740) Václav||1998 AS8|| align=right|13,4|| align=right|2,891|| align=right|0,010|| align=right|1,87|| align=right|4,915||MBA||12. ledna 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(8741)||1998 BR8|| align=right|13,0|| align=right|3,015|| align=right|0,048|| align=right|9,49|| align=right|5,234||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8742) Bonazzoli||1998 CB2|| align=right|14,0|| align=right|2,192|| align=right|0,077|| align=right|2,86|| align=right|3,245||MBA||14. února 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(8743) Kèneke||1998 EH12|| align=right|11,5|| align=right|3,937|| align=right|0,157|| align=right|16,65|| align=right|7,811||HLD||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8744) Cilla||1998 FE59|| align=right|13,3|| align=right|3,127|| align=right|0,173|| align=right|2,61|| align=right|5,529||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(8745) Delaney||1998 FO65|| align=right|13,2|| align=right|2,652|| align=right|0,040|| align=right|3,65|| align=right|4,318||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(8746)||1998 FL68|| align=right|13,0|| align=right|3,167|| align=right|0,162|| align=right|4,83|| align=right|5,634||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(8747) Asahi||1998 FS73|| align=right|12,1|| align=right|3,051|| align=right|0,143|| align=right|12,24|| align=right|5,328||MBA||24. března 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(8748)||1998 FV113|| align=right|13,7|| align=right|2,419|| align=right|0,118|| align=right|5,07|| align=right|3,762||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(8749) Beatles||1998 GJ10|| align=right|14,5|| align=right|2,254|| align=right|0,189|| align=right|3,37|| align=right|3,384||MBA||3. dubna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(8750) Nettarufina||2197 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,477|| align=right|0,180|| align=right|4,21|| align=right|3,898||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8751) Nigricollis||2594 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,898|| align=right|0,047|| align=right|2,52|| align=right|4,933||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8752) Flammeus||2604 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,333|| align=right|0,191|| align=right|3,04|| align=right|3,562||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8753) Nycticorax||2636 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,320|| align=right|0,191|| align=right|2,85|| align=right|3,534||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8754) Leucorodia||4521 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,902|| align=right|0,083|| align=right|1,24|| align=right|4,944||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8755) Querquedula||4586 P-L|| align=right|12,8|| align=right|3,223|| align=right|0,134|| align=right|1,39|| align=right|5,785||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8756) Mollissima||6588 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,209|| align=right|0,147|| align=right|00,67|| align=right|5,747||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8757) Cyaneus||6600 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,193|| align=right|0,064|| align=right|1,96|| align=right|3,246||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8758) Perdix||6683 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,211|| align=right|0,118|| align=right|5,48|| align=right|5,753||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8759) Porzana||7603 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,666|| align=right|0,192|| align=right|13,76|| align=right|4,352||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8760) Crex||1081 T-1|| align=right|13,3|| align=right|3,084|| align=right|0,057|| align=right|1,66|| align=right|5,415||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8761) Crane||1163 T-1|| align=right|13,9|| align=right|2,242|| align=right|0,092|| align=right|3,17|| align=right|3,357||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8762) Hiaticula||3196 T-1|| align=right|13,4|| align=right|2,750|| align=right|0,147|| align=right|1,83|| align=right|4,561||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8763) Pugnax||3271 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,723|| align=right|0,026|| align=right|2,04|| align=right|4,493||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8764) Gallinago||1109 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,159|| align=right|2,24|| align=right|3,726||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8765) Limosa||1274 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,728|| align=right|0,037|| align=right|1,90|| align=right|4,505||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8766) Niger||1304 T-2|| align=right|13,0|| align=right|3,061|| align=right|0,151|| align=right|1,09|| align=right|5,354||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8767) Commontern||1335 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,152|| align=right|00,66|| align=right|5,513||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8768) Barnowl||2080 T-2|| align=right|13,5|| align=right|2,423|| align=right|0,109|| align=right|4,44|| align=right|3,772||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8769) Arctictern||2181 T-2|| align=right|13,5|| align=right|2,684|| align=right|0,050|| align=right|3,08|| align=right|4,396||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8770) Totanus||3076 T-2|| align=right|12,7|| align=right|3,111|| align=right|0,127|| align=right|2,11|| align=right|5,487||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8771) Biarmicus||3187 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,433|| align=right|0,098|| align=right|7,00|| align=right|3,794||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8772) Minutus||4254 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,397|| align=right|0,235|| align=right|3,37|| align=right|3,711||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8773) Torquilla||5006 T-2|| align=right|12,9|| align=right|3,138|| align=right|0,219|| align=right|8,91|| align=right|5,558||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8774) Viridis||5162 T-2|| align=right|12,6|| align=right|3,067|| align=right|0,078|| align=right|8,72|| align=right|5,370||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8775) Cristata||5490 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,126|| align=right|6,97|| align=right|3,731||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8776) Campestris||2287 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,687|| align=right|0,209|| align=right|3,45|| align=right|4,403||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8777) Torquata||5016 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,757|| align=right|0,132|| align=right|9,88|| align=right|4,577||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8778)||1931 TD3|| align=right|13,7|| align=right|2,326|| align=right|0,282|| align=right|8,68|| align=right|3,546||MBA||10. října 1931||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(8779)||1971 UH1|| align=right|12,9|| align=right|3,191|| align=right|0,191|| align=right|2,82|| align=right|5,700||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(8780)||1975 LT|| align=right|14,9|| align=right|2,223|| align=right|0,206|| align=right|3,78|| align=right|3,315||MBA||13. června 1975||El Leoncito||M. R. Cesco
|-
|(8781) Yurka||1976 GA2|| align=right|14,8|| align=right|2,365|| align=right|0,170|| align=right|2,23|| align=right|3,636||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8782) Bakhrakh||1976 UG2|| align=right|14,2|| align=right|2,438|| align=right|0,199|| align=right|2,22|| align=right|3,806||MBA||26. října 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(8783) Gopasyuk||1977 EK1|| align=right|14,2|| align=right|2,294|| align=right|0,152|| align=right|5,20|| align=right|3,474||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8784)||1977 RQ19|| align=right|14,7|| align=right|2,388|| align=right|0,082|| align=right|3,21|| align=right|3,690||MBA||9. září 1977||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(8785) Boltwood||1978 RR1|| align=right|15,0|| align=right|2,272|| align=right|0,174|| align=right|3,39|| align=right|3,425||MBA||5. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8786) Belskaya||1978 RA8|| align=right|13,5|| align=right|3,171|| align=right|0,148|| align=right|1,56|| align=right|5,646||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(8787) Ignatenko||1978 TL4|| align=right|12,4|| align=right|3,152|| align=right|0,162|| align=right|10,58|| align=right|5,596||MBA||4. října 1978||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(8788) Labeyrie||1978 VP2|| align=right|14,8|| align=right|2,360|| align=right|0,182|| align=right|1,90|| align=right|3,625||MBA||1. listopadu 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|(8789)||1978 VZ7|| align=right|13,8|| align=right|3,083|| align=right|0,216|| align=right|1,06|| align=right|5,412||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8790)||1978 VN9|| align=right|14,2|| align=right|2,658|| align=right|0,089|| align=right|3,62|| align=right|4,333||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8791)||1978 VG11|| align=right|14,0|| align=right|2,648|| align=right|0,220|| align=right|6,76|| align=right|4,307||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8792)||1978 VH11|| align=right|14,1|| align=right|2,671|| align=right|0,094|| align=right|4,56|| align=right|4,364||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8793) Thomasmüller||1979 QX|| align=right|13,7|| align=right|2,536|| align=right|0,143|| align=right|2,37|| align=right|4,038||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(8794)||1981 EA7|| align=right|14,6|| align=right|2,261|| align=right|0,217|| align=right|5,69|| align=right|3,399||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8795)||1981 EO9|| align=right|12,4|| align=right|3,203|| align=right|0,161|| align=right|10,62|| align=right|5,731||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8796)||1981 EA12|| align=right|15,5|| align=right|2,236|| align=right|0,081|| align=right|2,17|| align=right|3,342||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8797)||1981 EU18|| align=right|14,0|| align=right|3,078|| align=right|0,168|| align=right|00,21|| align=right|5,399||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8798)||1981 EF24|| align=right|13,8|| align=right|3,167|| align=right|0,170|| align=right|5,28|| align=right|5,634||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8799)||1981 ER25|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,130|| align=right|4,37|| align=right|4,137||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8800)||1981 EB26|| align=right|14,3|| align=right|3,165|| align=right|0,161|| align=right|4,20|| align=right|5,629||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8801)||1981 EQ29|| align=right|13,1|| align=right|3,125|| align=right|0,065|| align=right|4,08|| align=right|5,525||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8802)||1981 EW31|| align=right|13,5|| align=right|3,111|| align=right|0,119|| align=right|9,95|| align=right|5,485||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8803)||1981 EL34|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,169|| align=right|1,15|| align=right|5,637||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8804) Eliason||1981 JB2|| align=right|12,2|| align=right|3,160|| align=right|0,035|| align=right|12,97|| align=right|5,617||MBA||5. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8805)||1981 UM11|| align=right|14,4|| align=right|2,341|| align=right|0,154|| align=right|2,77|| align=right|3,581||MBA||22. října 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8806) Fetisov||1981 UU11|| align=right|13,1|| align=right|2,807|| align=right|0,133|| align=right|8,74|| align=right|4,702||MBA||22. října 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8807)||1981 UD23|| align=right|14,2|| align=right|2,359|| align=right|0,083|| align=right|3,33|| align=right|3,623||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(8808)||1981 UH28|| align=right|13,9|| align=right|2,788|| align=right|0,047|| align=right|4,11|| align=right|4,654||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(8809) Roversimonaco||1981 WE1|| align=right|13,1|| align=right|2,779|| align=right|0,285|| align=right|10,68|| align=right|4,633||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8810)||1982 JM1|| align=right|13,2|| align=right|3,051|| align=right|0,173|| align=right|3,53|| align=right|5,328||MBA||15. května 1982||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(8811) Waltherschmadel||1982 UX5|| align=right|13,6|| align=right|2,730|| align=right|0,094|| align=right|4,04|| align=right|4,509||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(8812) Kravtsov||1982 UY6|| align=right|13,5|| align=right|2,632|| align=right|0,252|| align=right|6,62|| align=right|4,270||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(8813) Leviathan||1983 WF1|| align=right|11,9|| align=right|3,165|| align=right|0,320|| align=right|21,08|| align=right|5,630||MBA||29. listopadu 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8814) Rosseven||1983 XG|| align=right|12,4|| align=right|3,179|| align=right|0,164|| align=right|4,85|| align=right|5,667||MBA||1. prosince 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8815)||1984 DR|| align=right|13,8|| align=right|2,253|| align=right|0,139|| align=right|5,80|| align=right|3,380||MBA||23. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8816) Gamow||1984 YN1|| align=right|13,7|| align=right|2,459|| align=right|0,189|| align=right|3,12|| align=right|3,855||MBA||17. prosince 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(8817) Roytraver||1985 JU1|| align=right|14,4|| align=right|2,199|| align=right|0,134|| align=right|5,09|| align=right|3,260||MBA||13. května 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8818)||1985 RW2|| align=right|13,6|| align=right|2,785|| align=right|0,084|| align=right|1,78|| align=right|4,646||MBA||5. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8819)||1985 RR4|| align=right|13,5|| align=right|2,781|| align=right|0,171|| align=right|9,39|| align=right|4,637||MBA||14. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8820)||1985 VG|| align=right|13,7|| align=right|2,351|| align=right|0,057|| align=right|4,01|| align=right|3,605||MBA||14. listopadu 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(8821)||1987 DP6|| align=right|13,0|| align=right|2,980|| align=right|0,105|| align=right|6,14|| align=right|5,143||MBA||23. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8822) Shuryanka||1987 RQ2|| align=right|14,2|| align=right|2,535|| align=right|0,263|| align=right|3,05|| align=right|4,036||MBA||1. září 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(8823)||1987 WS3|| align=right|13,0|| align=right|2,574|| align=right|0,241|| align=right|13,54|| align=right|4,129||MBA||24. listopadu 1987||Anderson Mesa||S. McDonald
|-
|(8824)||1988 BH|| align=right|13,2|| align=right|2,803|| align=right|0,172|| align=right|7,04|| align=right|4,691||MBA||18. ledna 1988||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(8825)||1988 MF|| align=right|14,0|| align=right|1,867|| align=right|0,031|| align=right|25,35|| align=right|2,551||MBA||16. června 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8826) Corneville||1988 PZ1|| align=right|12,9|| align=right|3,170|| align=right|0,181|| align=right|00,49|| align=right|5,642||MBA||13. srpna 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(8827) Kollwitz||1988 PO2|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,149|| align=right|5,31|| align=right|3,521||MBA||13. srpna 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8828)||1988 RC7|| align=right|13,0|| align=right|2,411|| align=right|0,222|| align=right|10,90|| align=right|3,742||MBA||10. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8829)||1988 RV10|| align=right|13,4|| align=right|3,205|| align=right|0,113|| align=right|2,88|| align=right|5,738||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(8830)||1988 VZ|| align=right|11,8|| align=right|3,185|| align=right|0,232|| align=right|9,74|| align=right|5,682||MBA||7. listopadu 1988||Yatsugatake||Y. Kushida; M. Inoue
|-
|(8831) Brändström||1989 CO5|| align=right|13,8|| align=right|2,549|| align=right|0,123|| align=right|3,11|| align=right|4,068||MBA||2. února 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8832) Altenrath||1989 EC3|| align=right|14,0|| align=right|2,574|| align=right|0,123|| align=right|8,61|| align=right|4,129||MBA||2. března 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8833) Acer||1989 RW|| align=right|13,2|| align=right|2,873|| align=right|0,132|| align=right|9,66|| align=right|4,870||MBA||3. září 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(8834) Anacardium||1989 SX2|| align=right|12,9|| align=right|3,183|| align=right|0,150|| align=right|6,89|| align=right|5,679||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8835) Annona||1989 SA3|| align=right|12,5|| align=right|3,187|| align=right|0,117|| align=right|7,92|| align=right|5,688||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8836) Aquifolium||1989 SU3|| align=right|13,0|| align=right|3,060|| align=right|0,032|| align=right|9,77|| align=right|5,353||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8837) London||1989 TF4|| align=right|15,0|| align=right|2,224|| align=right|0,124|| align=right|5,50|| align=right|3,317||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8838)||1989 UW2|| align=right|12,1|| align=right|3,143|| align=right|0,009|| align=right|11,12|| align=right|5,571||MBA||29. října 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(8839) Novichkova||1989 UB8|| align=right|12,7|| align=right|3,107|| align=right|0,177|| align=right|4,96|| align=right|5,476||MBA||24. října 1989||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(8840)||1989 WT|| align=right|13,9|| align=right|2,269|| align=right|0,032|| align=right|4,44|| align=right|3,416||MBA||20. listopadu 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8841)||1990 EA7|| align=right|13,0|| align=right|2,546|| align=right|0,048|| align=right|9,31|| align=right|4,063||MBA||2. března 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8842)||1990 KF|| align=right|13,5|| align=right|2,541|| align=right|0,221|| align=right|11,24|| align=right|4,050||MBA||20. května 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8843)||1990 OH|| align=right|14,0|| align=right|2,659|| align=right|0,303|| align=right|13,27|| align=right|4,334||MBA||22. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8844)||1990 QR2|| align=right|12,6|| align=right|2,768|| align=right|0,065|| align=right|4,43|| align=right|4,604||MBA||24. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8845)||1990 RD|| align=right|12,9|| align=right|2,873|| align=right|0,229|| align=right|7,83|| align=right|4,869||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8846)||1990 RK7|| align=right|13,6|| align=right|2,836|| align=right|0,134|| align=right|2,09|| align=right|4,776||MBA||13. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8847) Huch||1990 TO3|| align=right|13,6|| align=right|2,841|| align=right|0,032|| align=right|1,26|| align=right|4,789||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(8848)||1990 VK1|| align=right|13,0|| align=right|2,893|| align=right|0,152|| align=right|3,03|| align=right|4,919||MBA||12. listopadu 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8849) Brighton||1990 VZ4|| align=right|13,3|| align=right|2,919|| align=right|0,104|| align=right|9,98|| align=right|4,986||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8850) Bignonia||1990 VQ6|| align=right|13,0|| align=right|2,990|| align=right|0,089|| align=right|10,65|| align=right|5,170||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8851)||1990 XB|| align=right|12,0|| align=right|3,051|| align=right|0,075|| align=right|10,50|| align=right|5,328||MBA||8. prosince 1990||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(8852) Buxus||1991 GG6|| align=right|13,9|| align=right|2,287|| align=right|0,182|| align=right|4,13|| align=right|3,459||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8853) Gerdlehmann||1991 GC10|| align=right|14,5|| align=right|2,273|| align=right|0,093|| align=right|5,31|| align=right|3,426||MBA||9. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8854)||1991 HC|| align=right|14,8|| align=right|2,269|| align=right|0,145|| align=right|4,67|| align=right|3,417||MBA||16. dubna 1991||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(8855) Miwa||1991 JL|| align=right|15,0|| align=right|2,280|| align=right|0,168|| align=right|5,54|| align=right|3,441||MBA||3. května 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(8856) Celastrus||1991 LH1|| align=right|14,8|| align=right|2,348|| align=right|0,098|| align=right|2,43|| align=right|3,597||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8857) Cercidiphyllum||1991 PA7|| align=right|14,7|| align=right|2,421|| align=right|0,172|| align=right|2,27|| align=right|3,766||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8858) Cornus||1991 PT7|| align=right|14,8|| align=right|2,394|| align=right|0,189|| align=right|2,20|| align=right|3,703||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8859)||1991 PQ11|| align=right|13,3|| align=right|2,531|| align=right|0,087|| align=right|5,24|| align=right|4,025||MBA||9. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(8860) Rohloff||1991 TE5|| align=right|12,9|| align=right|2,546|| align=right|0,093|| align=right|13,99|| align=right|4,063||MBA||5. října 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(8861) Jenskandler||1991 TF7|| align=right|13,5|| align=right|2,603|| align=right|0,205|| align=right|10,97|| align=right|4,198||MBA||3. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(8862)||1991 UZ|| align=right|12,9|| align=right|2,561|| align=right|0,215|| align=right|5,58|| align=right|4,098||MBA||18. října 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(8863)||1991 UV2|| align=right|13,2|| align=right|2,643|| align=right|0,284|| align=right|13,09|| align=right|4,297||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8864)||1991 VU|| align=right|13,2|| align=right|2,613|| align=right|0,155|| align=right|6,98|| align=right|4,224||MBA||4. listopadu 1991||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(8865) Yakiimo||1992 AF|| align=right|12,9|| align=right|3,007|| align=right|0,237|| align=right|7,88|| align=right|5,214||MBA||1. ledna 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(8866) Tanegashima||1992 BR|| align=right|12,5|| align=right|3,117|| align=right|0,171|| align=right|11,63|| align=right|5,502||MBA||26. ledna 1992||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(8867) Tubbiolo||1992 BF4|| align=right|13,8|| align=right|2,869|| align=right|0,027|| align=right|2,36|| align=right|4,858||MBA||29. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(8868) Hjorter||1992 EE7|| align=right|13,0|| align=right|3,044|| align=right|0,096|| align=right|12,20|| align=right|5,310||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8869) Olausgutho||1992 EE11|| align=right|13,6|| align=right|3,127|| align=right|0,130|| align=right|1,91|| align=right|5,530||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8870) von Zeipel||1992 EQ11|| align=right|12,7|| align=right|2,934|| align=right|0,143|| align=right|1,99|| align=right|5,025||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8871) Svanberg||1992 EA22|| align=right|12,8|| align=right|3,054|| align=right|0,022|| align=right|12,44|| align=right|5,337||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(8872) Ebenum||1992 GA4|| align=right|13,2|| align=right|3,216|| align=right|0,093|| align=right|1,43|| align=right|5,765||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8873)||1992 UM2|| align=right|14,5|| align=right|2,345|| align=right|0,172|| align=right|4,80|| align=right|3,590||MBA||21. října 1992||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(8874) Showashinzan||1992 UY3|| align=right|14,2|| align=right|2,258|| align=right|0,185|| align=right|5,17|| align=right|3,392||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8875) Fernie||1992 UP10|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,249|| align=right|3,98|| align=right|3,491||MBA||22. října 1992||Palomar||E. Bowell
|-
|(8876)||1992 WU3|| align=right|13,7|| align=right|2,405|| align=right|0,202|| align=right|1,77|| align=right|3,729||MBA||23. listopadu 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(8877) Rentaro||1993 BK2|| align=right|13,6|| align=right|2,768|| align=right|0,092|| align=right|2,59|| align=right|4,605||MBA||19. ledna 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(8878)||1993 FN16|| align=right|13,6|| align=right|2,768|| align=right|0,074|| align=right|5,09|| align=right|4,604||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8879)||1993 FN20|| align=right|14,0|| align=right|2,718|| align=right|0,083|| align=right|1,76|| align=right|4,481||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8880)||1993 FT33|| align=right|13,6|| align=right|2,796|| align=right|0,086|| align=right|4,49|| align=right|4,675||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8881) Prialnik||1993 FW36|| align=right|13,5|| align=right|2,728|| align=right|0,031|| align=right|4,95|| align=right|4,505||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8882) Sakaetamura||1994 AP2|| align=right|12,8|| align=right|2,365|| align=right|0,209|| align=right|23,09|| align=right|3,637||MBA||10. ledna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8883) Miyazakihayao||1994 BS4|| align=right|14,5|| align=right|2,274|| align=right|0,023|| align=right|2,48|| align=right|3,428||MBA||16. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8884)||1994 CM2|| align=right|13,8|| align=right|2,268|| align=right|0,042|| align=right|6,47|| align=right|3,414||MBA||12. února 1994||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(8885) Sette||1994 EL3|| align=right|13,9|| align=right|2,391|| align=right|0,084|| align=right|12,97|| align=right|3,696||MBA||13. března 1994||Cima Ekar||M. Tombelli; V. Goretti
|-
|(8886) Elaeagnus||1994 EG6|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,198|| align=right|6,18|| align=right|3,366||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(8887) Scheeres||1994 LK1|| align=right|13,1|| align=right|2,566|| align=right|0,129|| align=right|15,88|| align=right|4,110||MBA||9. června 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(8888)||1994 NT1|| align=right|13,6|| align=right|2,709|| align=right|0,093|| align=right|14,10|| align=right|4,459||MBA||8. července 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(8889) Mockturtle||1994 OC|| align=right|11,6|| align=right|3,038|| align=right|0,141|| align=right|12,00|| align=right|5,293||MBA||31. července 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8890) Montaigne||1994 PS37|| align=right|13,2|| align=right|3,153|| align=right|0,160|| align=right|00,85|| align=right|5,599||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8891) Irokawa||1994 RC1|| align=right|12,6|| align=right|3,149|| align=right|0,226|| align=right|9,39|| align=right|5,586||MBA||1. září 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(8892) Kakogawa||1994 RC11|| align=right|13,1|| align=right|3,085|| align=right|0,199|| align=right|1,09|| align=right|5,418||MBA||11. září 1994||Minami-Oda||M. Sugano; T. Nomura
|-
|(8893)||1995 KZ|| align=right|14,6|| align=right|2,349|| align=right|0,194|| align=right|24,40|| align=right|3,599||MBA||23. května 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(8894)||1995 PV|| align=right|14,2|| align=right|2,285|| align=right|0,174|| align=right|7,81|| align=right|3,454||MBA||2. srpna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8895) Nha||1995 QN|| align=right|14,2|| align=right|2,250|| align=right|0,174|| align=right|3,96|| align=right|3,374||MBA||21. srpna 1995||Sapporo||K. Watanabe
|-
|(8896)||1995 QG2|| align=right|13,9|| align=right|2,357|| align=right|0,099|| align=right|7,25|| align=right|3,619||MBA||24. srpna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8897) Defelice||1995 SX|| align=right|14,4|| align=right|2,388|| align=right|0,143|| align=right|5,85|| align=right|3,690||MBA||22. září 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|(8898) Linnaea||1995 SL5|| align=right|15,0|| align=right|2,435|| align=right|0,194|| align=right|3,00|| align=right|3,799||MBA||29. září 1995||Golden||G. Emerson
|-
|(8899)||1995 SX29|| align=right|13,2|| align=right|2,674|| align=right|0,277|| align=right|12,49|| align=right|4,373||MBA||22. září 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8900) AAVSO||1995 UD2|| align=right|12,9|| align=right|2,539|| align=right|0,146|| align=right|8,73|| align=right|4,045||MBA||24. října 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(8901)||1995 UJ4|| align=right|12,1|| align=right|3,006|| align=right|0,049|| align=right|11,42|| align=right|5,211||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8902)||1995 UK4|| align=right|12,9|| align=right|3,011|| align=right|0,041|| align=right|9,77|| align=right|5,225||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8903)||1995 UB7|| align=right|13,5|| align=right|2,606|| align=right|0,157|| align=right|13,23|| align=right|4,207||MBA||26. října 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8904)||1995 VY|| align=right|13,3|| align=right|2,572|| align=right|0,266|| align=right|3,80|| align=right|4,124||MBA||15. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8905)||1995 WJ|| align=right|14,0|| align=right|2,609|| align=right|0,271|| align=right|5,70|| align=right|4,213||MBA||16. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8906) Yano||1995 WF2|| align=right|12,6|| align=right|3,201|| align=right|0,203|| align=right|1,39|| align=right|5,726||MBA||18. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8907) Takaji||1995 WM5|| align=right|13,1|| align=right|3,019|| align=right|0,087|| align=right|1,37|| align=right|5,244||MBA||24. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8908)||1995 WY6|| align=right|12,3|| align=right|3,003|| align=right|0,032|| align=right|10,98|| align=right|5,204||MBA||18. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8909) Ohnishitaka||1995 WL7|| align=right|12,8|| align=right|2,813|| align=right|0,136|| align=right|6,46|| align=right|4,718||MBA||27. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8910)||1995 WV42|| align=right|12,3|| align=right|3,122|| align=right|0,238|| align=right|14,81|| align=right|5,514||MBA||25. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8911) Kawaguchijun||1995 YA|| align=right|12,8|| align=right|3,012|| align=right|0,052|| align=right|7,49|| align=right|5,226||MBA||17. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8912) Ohshimatake||1995 YN1|| align=right|12,9|| align=right|3,136|| align=right|0,199|| align=right|1,89|| align=right|5,552||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8913)||1995 YB2|| align=right|12,4|| align=right|3,978|| align=right|0,129|| align=right|1,86|| align=right|7,932||HLD||22. prosince 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(8914) Nickjames||1995 YP2|| align=right|12,8|| align=right|2,997|| align=right|0,104|| align=right|11,18|| align=right|5,188||MBA||25. prosince 1995||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(8915) Sawaishujiro||1995 YK3|| align=right|11,9|| align=right|3,949|| align=right|0,053|| align=right|3,69|| align=right|7,845||HLD||27. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8916)||1996 CC|| align=right|13,5|| align=right|2,700|| align=right|0,130|| align=right|19,51|| align=right|4,436||MBA||1. února 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8917)||1996 EU2|| align=right|11,3|| align=right|3,411|| align=right|0,112|| align=right|15,47|| align=right|6,299||MBA||9. března 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8918)||1996 OR1|| align=right|14,2|| align=right|2,296|| align=right|0,076|| align=right|5,95|| align=right|3,478||MBA||20. července 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8919)||1996 TU13|| align=right|13,1|| align=right|2,623|| align=right|0,135|| align=right|12,99|| align=right|4,248||MBA||9. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8920)||1996 VZ29|| align=right|14,5|| align=right|2,358|| align=right|0,167|| align=right|3,38|| align=right|3,621||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8921)||1996 VH30|| align=right|13,5|| align=right|2,442|| align=right|0,149|| align=right|8,10|| align=right|3,815||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8922) Kumanodake||1996 VQ30|| align=right|13,8|| align=right|2,297|| align=right|0,111|| align=right|4,87|| align=right|3,481||MBA||10. listopadu 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(8923) Yamakawa||1996 WQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,418|| align=right|0,147|| align=right|1,55|| align=right|3,759||MBA||30. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8924) Iruma||1996 XA32|| align=right|14,6|| align=right|2,324|| align=right|0,076|| align=right|1,50|| align=right|3,542||MBA||14. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(8925) Boattini||1996 XG32|| align=right|14,1|| align=right|2,251|| align=right|0,135|| align=right|1,96|| align=right|3,376||MBA||4. prosince 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(8926) Abemasanao||1996 YK|| align=right|12,8|| align=right|3,253|| align=right|0,123|| align=right|00,48|| align=right|5,866||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8927) Ryojiro||1996 YT|| align=right|14,7|| align=right|2,407|| align=right|0,173|| align=right|3,49|| align=right|3,733||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8928)||1996 YH2|| align=right|13,9|| align=right|2,412|| align=right|0,099|| align=right|4,60|| align=right|3,746||MBA||23. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8929) Haginoshinji||1996 YQ2|| align=right|14,3|| align=right|2,340|| align=right|0,143|| align=right|5,73|| align=right|3,579||MBA||29. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8930) Kubota||1997 AX3|| align=right|14,2|| align=right|2,213|| align=right|0,194|| align=right|4,26|| align=right|3,292||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8931) Hirokimatsuo||1997 AC4|| align=right|14,0|| align=right|2,362|| align=right|0,228|| align=right|2,23|| align=right|3,630||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8932) Nagamoto||1997 AR4|| align=right|13,0|| align=right|2,934|| align=right|0,068|| align=right|1,31|| align=right|5,024||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8933) Kurobe||1997 AU6|| align=right|13,2|| align=right|2,863|| align=right|0,072|| align=right|3,03|| align=right|4,845||MBA||6. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(8934) Nishimurajun||1997 AQ12|| align=right|12,4|| align=right|3,140|| align=right|0,116|| align=right|12,52|| align=right|5,564||MBA||10. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8935) Beccaria||1997 AV13|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,151|| align=right|4,12|| align=right|3,330||MBA||11. ledna 1997||Sormano||P. Sicoli; M. Cavagna
|-
|(8936)||1997 AS17|| align=right|14,6|| align=right|2,209|| align=right|0,122|| align=right|3,52|| align=right|3,282||MBA||14. ledna 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(8937) Gassan||1997 AK19|| align=right|14,0|| align=right|2,287|| align=right|0,160|| align=right|3,24|| align=right|3,459||MBA||13. ledna 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(8938)||1997 AF21|| align=right|14,7|| align=right|2,145|| align=right|0,204|| align=right|2,49|| align=right|3,140||MBA||9. ledna 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8939) Onodajunjiro||1997 BU1|| align=right|13,3|| align=right|2,921|| align=right|0,080|| align=right|1,77|| align=right|4,991||MBA||29. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8940) Yakushimaru||1997 BA2|| align=right|12,8|| align=right|2,932|| align=right|0,041|| align=right|3,12|| align=right|5,019||MBA||29. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8941) Junsaito||1997 BL2|| align=right|11,9|| align=right|3,249|| align=right|0,037|| align=right|11,11|| align=right|5,855||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8942) Takagi||1997 BR2|| align=right|14,0|| align=right|2,735|| align=right|0,083|| align=right|4,38|| align=right|4,522||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8943)||1997 BH3|| align=right|14,4|| align=right|2,796|| align=right|0,190|| align=right|7,93|| align=right|4,674||MBA||30. ledna 1997||Stroncone||Stroncone
|-
|(8944) Ortigara||1997 BF9|| align=right|14,1|| align=right|3,125|| align=right|0,122|| align=right|00,80|| align=right|5,524||MBA||30. ledna 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(8945) Cavaradossi||1997 CM|| align=right|13,1|| align=right|3,090|| align=right|0,101|| align=right|11,94|| align=right|5,430||MBA||1. února 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(8946) Yoshimitsu||1997 CO|| align=right|12,9|| align=right|2,879|| align=right|0,105|| align=right|2,03|| align=right|4,885||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8947) Mizutani||1997 CH26|| align=right|13,6|| align=right|2,755|| align=right|0,212|| align=right|8,83|| align=right|4,571||MBA||14. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8948)||1997 CW27|| align=right|14,2|| align=right|2,431|| align=right|0,198|| align=right|1,60|| align=right|3,789||MBA||6. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8949)||1997 CM28|| align=right|14,3|| align=right|2,638|| align=right|0,093|| align=right|2,82|| align=right|4,285||MBA||13. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8950)||1997 EG46|| align=right|11,7|| align=right|3,093|| align=right|0,083|| align=right|8,16|| align=right|5,438||MBA||15. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8951)||1997 FO|| align=right|11,8|| align=right|3,052|| align=right|0,042|| align=right|10,16|| align=right|5,332||MBA||19. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8952) ODAS||1998 EG2|| align=right|14,2|| align=right|2,594|| align=right|0,066|| align=right|2,26|| align=right|4,178||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(8953)||1998 FC61|| align=right|13,4|| align=right|2,949|| align=right|0,089|| align=right|1,35|| align=right|5,064||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(8954)||1998 FK62|| align=right|14,5|| align=right|2,263|| align=right|0,133|| align=right|5,00|| align=right|3,404||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(8955)||1998 FR79|| align=right|14,0|| align=right|2,713|| align=right|0,027|| align=right|4,97|| align=right|4,469||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(8956)||1998 FN119|| align=right|14,3|| align=right|2,402|| align=right|0,242|| align=right|6,27|| align=right|3,722||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(8957) Koujounotsuki||1998 FM125|| align=right|14,2|| align=right|2,267|| align=right|0,157|| align=right|3,08|| align=right|3,413||MBA||22. března 1998||Geisei||T. Seki
|-
|(8958) Stargazer||1998 FJ126|| align=right|13,6|| align=right|2,705|| align=right|0,079|| align=right|2,61|| align=right|4,449||MBA||23. března 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(8959) Oenanthe||2550 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,305|| align=right|0,207|| align=right|2,14|| align=right|3,498||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8960) Luscinioides||2575 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,901|| align=right|0,079|| align=right|3,40|| align=right|4,939||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8961) Schoenobaenus||2702 P-L|| align=right|13,7|| align=right|3,203|| align=right|0,144|| align=right|1,14|| align=right|5,732||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8962) Noctua||2771 P-L|| align=right|12,5|| align=right|3,198|| align=right|0,076|| align=right|4,76|| align=right|5,718||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8963) Collurio||4651 P-L|| align=right|13,1|| align=right|3,212|| align=right|0,119|| align=right|00,38|| align=right|5,755||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8964) Corax||7643 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,193|| align=right|0,105|| align=right|4,34|| align=right|3,247||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8965) Citrinella||9511 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,128|| align=right|00,87|| align=right|5,639||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8966) Hortulana||3287 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,054|| align=right|0,147|| align=right|00,70|| align=right|5,336||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8967) Calandra||4878 T-1|| align=right|12,6|| align=right|3,059|| align=right|0,113|| align=right|9,75|| align=right|5,350||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8968) Europaeus||1212 T-2|| align=right|12,8|| align=right|3,013|| align=right|0,120|| align=right|9,69|| align=right|5,229||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8969) Alexandrinus||1218 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,407|| align=right|0,079|| align=right|00,97|| align=right|3,735||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8970) Islandica||1355 T-2|| align=right|13,8|| align=right|3,090|| align=right|0,121|| align=right|00,32|| align=right|5,430||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8971) Leucocephala||2256 T-2|| align=right|13,4|| align=right|3,101|| align=right|0,149|| align=right|00,76|| align=right|5,460||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8972) Sylvatica||2319 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,174|| align=right|0,133|| align=right|2,27|| align=right|3,205||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8973) Pratincola||3297 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,395|| align=right|0,160|| align=right|4,43|| align=right|3,705||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8974) Gregaria||3357 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,191|| align=right|0,115|| align=right|1,04|| align=right|3,244||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8975) Atthis||4076 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,411|| align=right|0,129|| align=right|2,85|| align=right|3,743||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8976) Leucura||4221 T-2|| align=right|13,1|| align=right|3,093|| align=right|0,150|| align=right|2,10|| align=right|5,440||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8977) Paludicola||4272 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,201|| align=right|0,117|| align=right|2,59|| align=right|3,264||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8978) Barbatus||3109 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,220|| align=right|0,101|| align=right|00,30|| align=right|5,777||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8979) Clanga||3476 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,131|| align=right|0,129|| align=right|1,43|| align=right|3,109||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8980) Heliaca||4190 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,767|| align=right|0,199|| align=right|8,85|| align=right|4,602||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(8981)||1964 YJ|| align=right|12,4|| align=right|3,010|| align=right|0,030|| align=right|11,42|| align=right|5,221||MBA||31. prosince 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(8982) Oreshek||1973 SQ3|| align=right|13,4|| align=right|2,349|| align=right|0,156|| align=right|6,24|| align=right|3,598||MBA||25. září 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(8983) Rayakazakova||1977 ED1|| align=right|12,1|| align=right|2,997|| align=right|0,081|| align=right|10,51|| align=right|5,187||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8984) Derevyanko||1977 QD3|| align=right|13,9|| align=right|2,652|| align=right|0,242|| align=right|10,31|| align=right|4,317||MBA||22. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8985) Tula||1978 PV3|| align=right|14,5|| align=right|2,256|| align=right|0,201|| align=right|4,09|| align=right|3,388||MBA||9. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(8986) Kineyayasuyo||1978 VN2|| align=right|13,1|| align=right|3,093|| align=right|0,196|| align=right|1,35|| align=right|5,440||MBA||1. listopadu 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|(8987)||1978 VD4|| align=right|14,3|| align=right|2,645|| align=right|0,092|| align=right|3,42|| align=right|4,301||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8988)||1979 MA4|| align=right|12,9|| align=right|3,421|| align=right|0,198|| align=right|4,13|| align=right|6,327||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8989)||1979 XJ|| align=right|14,6|| align=right|2,192|| align=right|0,240|| align=right|6,07|| align=right|3,246||MBA||15. prosince 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|(8990) Compassion||1980 DN|| align=right|12,8|| align=right|3,155|| align=right|0,101|| align=right|8,09|| align=right|5,602||MBA||19. února 1980||Kleť||Klet
|-
|(8991) Solidarity||1980 PV1|| align=right|12,9|| align=right|2,786|| align=right|0,185|| align=right|6,80|| align=right|4,650||MBA||6. srpna 1980||La Silla||European Southern Observatory
|-
|(8992) Magnanimity||1980 TE7|| align=right|13,9|| align=right|2,390|| align=right|0,211|| align=right|7,92|| align=right|3,694||MBA||14. října 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(8993) Ingstad||1980 UL|| align=right|13,5|| align=right|2,385|| align=right|0,207|| align=right|23,03|| align=right|3,682||MBA||30. října 1980||La Silla||R. M. West
|-
|(8994) Kashkashian||1980 VG|| align=right|12,7|| align=right|2,783|| align=right|0,234|| align=right|8,20|| align=right|4,643||MBA||6. listopadu 1980||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(8995)||1981 EB9|| align=right|13,0|| align=right|2,606|| align=right|0,169|| align=right|12,65|| align=right|4,206||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8996)||1981 EC10|| align=right|14,1|| align=right|3,094|| align=right|0,132|| align=right|6,92|| align=right|5,442||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8997)||1981 ES14|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,136|| align=right|4,25|| align=right|4,154||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8998)||1981 EG23|| align=right|13,7|| align=right|3,202|| align=right|0,181|| align=right|00,91|| align=right|5,729||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8999)||1981 EJ28|| align=right|14,7|| align=right|2,223|| align=right|0,185|| align=right|1,88|| align=right|3,314||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9000) Hal||1981 JO|| align=right|13,6|| align=right|2,231|| align=right|0,209|| align=right|6,27|| align=right|3,331||MBA||3. května 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek